Металло́ид или полумета́лл — это химический элемент, который по своим свойствам занимает промежуточное положение между металлами и неметаллами. Не существует стандартного определения металлоидов и полного согласия относительно того, какие элементы можно считать ими. Несмотря на отсутствие специфики, этот термин все ещё используется в профильной литературе.

Шесть общепризнанных металлоидов — это бор, кремний, германий, мышьяк, сурьма и теллур. Реже к ним добавляют пять элементов: углерод, алюминий, селен, полоний и астат. В стандартной периодической таблице все одиннадцать элементов находятся в диагональной области p-блока, располагающийся от бора вверху слева до астата внизу справа. В некоторых периодических таблицах есть разделительная линия между металлами и неметаллами, и металлоиды находятся рядом с этой линией.

Типичные металлоиды имеют металлический вид, но они хрупкие и относительно хорошо проводят электричество. В химическом отношении они ведут себя в основном как неметаллы. Они также могут образовывать сплавы с металлами. Большинство других их физических и химических свойств имеют промежуточный характер. Полуметаллы обычно слишком хрупкие, чтобы их можно было использовать в качестве материалов для несущих конструкций. Они и их соединения используются в сплавах, биологических агентах, катализаторах, антипиренах, стёклах, оптических накопителях и оптоэлектронике, пиротехнике, полупроводниках и электронике.

Электрические свойства кремния и германия позволили создать полупроводниковую промышленность в 1950-х годах и разработать твердотельную электронику с начала 1960-х годов.

Термин «металлоид» первоначально относился к неметаллам. Его более современное значение, как категория элементов с промежуточными или гибридными свойствами, получило широкое распространение в 1940—1960 годах. Металлоиды иногда называют полуметаллами, но эта практика не приветствуется, поскольку термин «полуметалл» имеет разное значение в физике и в химии. В физике термин относится к определённому типу электронной зонной структуры вещества. В этом контексте только мышьяк и сурьма являются полуметаллами и обычно считаются металлоидами.

Определения

Обзор мнений 
Металлоид — это элемент, у которого преобладают промежуточные свойства между металлами и неметаллами или представляют собой смесь свойств металлов и неметаллов, и поэтому его трудно классифицировать как металл или неметалл. Это общее определение, основанное на характеристиках металлоидов, постоянно цитируемых в литературе. Сложность категоризации выступает как ключевой атрибут. Большинство элементов имеют смесь металлических и неметаллических свойств и могут быть классифицированы в зависимости от того, какой набор свойств более выражен. Только элементы на границе или рядом с ней, не имеющие достаточно чётко выраженных металлических или неметаллических свойств, классифицируются как металлоиды.

Бор, кремний, германий, мышьяк, сурьма и теллур обычно считаются металлоидами. В зависимости от автора, в список иногда добавляются один или несколько элементов: селен, полоний или астат. Иногда бор исключается сам по себе или вместе с кремнием. Иногда теллур не считается металлоидом. Включение сурьмы, полония и астата в качестве металлоидов подвергалось сомнению.

Другие элементы также иногда относят к металлоидам. Эти элементы включают водород, бериллий, азот, фосфор, серу, цинк, галлий, олово, йод, свинец, висмут и радон. Термин металлоид также используется для элементов, которые обладают металлическим блеском и электропроводность и являются амфотерными, таких как мышьяк, сурьма, ванадий, хром, молибден, вольфрам, олово, свинец и алюминий. Постпереходные металлы и неметаллы (такие как углерод или азот), которые могут образовывать сплавы с металлами или изменять их свойства, также иногда рассматриваются как металлоиды.

На основе критериев 

Не существует ни общепринятого определения металлоида, ни разделения периодической таблицы на металлы, металлоиды и неметаллы; Хоукс поставил под сомнение возможность установления конкретного определения, отметив, что аномалии можно обнаружить в нескольких попытках дать такое определение. Классификация элемента как металлоида была описана Шарпом как «произвольная».

Количество и качества металлоидов зависят от того, какие критерии классификации используются. Эмсли выделил четыре металлоида (германий, мышьяк, сурьму и теллур); Джеймс и др. перечислили двенадцать (к списку Эмсли добавились бор, углерод, кремний, селен, висмут, полоний, московий и ливерморий). В среднем в такие списки входят семь элементов; но отдельные схемы классификации, как правило, имеют общие основания и различаются по неточно опредёленным границам.

Обычно используется один количественный критерий, такой как электроотрицательность, металлоиды определяются по значениям электроотрицательности от 1,8 или 1,9 до 2,2. Дополнительные примеры включают эффективность упаковки (доля объёма в кристаллической структуре, занятая атомами) и соотношение критериев Голдхаммера — Герцфельда. Общепризнанные металлоиды имеют эффективность упаковки от 34 % до 41 %. Отношение Голдхаммера — Герцфельда, примерно равное кубу атомного радиуса, делённого на молярный объём является простой мерой того, насколько металлический элемент, признанные металлоиды имеют отношения примерно От 0,85 до 1,1 и в среднем 1,0. Другие авторы полагались, например, на атомную проводимость или объёмное координационное число.

Джонс, писавший о роли классификации в науке, заметил, что «[классы] обычно определяются более чем двумя атрибутами». Мастертон и Словински использовали три критерия для описания шести элементов, обычно называемых металлоидами: металлоиды имеют энергию ионизации около 200 ккал/моль (837 кДж/моль) и значения электроотрицательности, близкие к 2,0. Они также сказали, что металлоиды обычно являются полупроводниками, хотя сурьма и мышьяк (полуметаллы с точки зрения физики) имеют электрическую проводимость, приближающуюся к проводимости металлов. Предполагается, что селен и полоний не входят в эту схему, в то время как статус астата остаётся неопределенным.

В этом контексте Вернон предположил, что металлоид — это химический элемент, который в своём стандартном состоянии имеет:
 электронную зонную структуру полупроводника или полуметалла;
 промежуточный первый потенциал ионизации «(скажем, 750—1000 кДж/моль)»;
 промежуточную электроотрицательность (1.9-2.2).

Расположение 
Металлоиды находятся по обе стороны от разделительной линии между металлами и неметаллами. Их можно найти в различных конфигурациях в некоторых периодических таблицах. Элементы в нижнем левом углу обычно демонстрируют усиление металлических свойств; элементы в правом верхнем углу отображают усиление неметаллического поведения. При представлении в виде обычной ступенчатой лестницы элементы с наивысшей критической температурой для своих групп (Li, Be, Al, Ge, Sb, Po) располагаются чуть ниже линии.

Диагональное расположение металлоидов представляет собой исключение из наблюдения, что элементы с аналогичными свойствами имеют тенденцию располагаться в вертикальных группах. Такой эффект подобия можно увидеть в других диагональных сходствах между некоторыми элементами и их нижними правыми соседями, в частности, литий-магний, бериллий-алюминий и бор-кремний. Рейнер-Кэнхэм утверждает, что это сходство распространяется на пары углерод-фосфор, азот-сера и на три серии d-блоков.

Это исключение возникает из-за конкурирующих горизонтальных и вертикальных тенденций в свойствах зависящих от заряда ядер. С изменением периода заряд ядра растёт с атомным номером, как и количество электронов. Дополнительное притяжение внешних электронов по мере увеличения заряда ядра обычно перевешивает экранирующий эффект наличия большего количества электронов. Таким образом, за исключением нескольких контрпримеров атомы становятся меньше, энергия ионизации увеличивается, и в зависимости от периода наблюдается постепенное изменение характера свойств от сильно металлических к слабо металлическим или от слабо неметаллических к сильно неметаллическим элементам. В основной группе эффект увеличения заряда ядра обычно перевешивается влиянием дополнительных электронов, находящихся дальше от ядра. Обычно атомы становятся больше, энергия ионизации падает, а металлический характер свойств увеличивается. Конечный эффект состоит в том, что положение переходной зоны металл-неметалл смещается вправо при движении вниз по группе и аналогичные сходства диагональных элементов наблюдаются в других частях периодической таблицы, как уже отмечалось выше.

Альтернативные определения 
Элементы, граничащие с разделительной линией металл-неметалл, не всегда классифицируются как металлоиды, поскольку бинарная классификация может облегчить установление правил для определения типов связей между металлами и неметаллами. В таких случаях заинтересованные авторы учитывают один или несколько представляющих интерес атрибутов для принятия решения о классификации, а не озабочены маргинальным характером рассматриваемых элементов. Их соображения могут быть явными или нет, а иногда могут казаться произвольными. Металлоиды могут быть сгруппированы с металлами; или считаются неметаллами; или рассматривается как подкатегория неметаллов. Другие авторы предлагают классифицировать некоторые элементы как металлоиды, «подчёркивая, что свойства изменяются постепенно, а не скачкообразно по мере того, как происходит переход вдоль по строкам периодической таблицы или вниз по столбцам». Некоторые периодические таблицы различают элементы, которые являются металлоидами, и не показывают формальной границы между металлами и неметаллами. Металлоиды вместо этого показаны как находящиеся в диагональной полосе или диффузной области. Ключевым моментом является объяснение контекста используемой таксономии.

Характеристики 
Металлоиды обычно выглядят как металлы, но ведут себя в основном как неметаллы. Физически они представляют собой блестящие, хрупкие твёрдые вещества с промежуточной или относительно хорошей электропроводностью и электронной зонной структурой полуметалла или полупроводника. В химическом отношении они в основном ведут себя как (слабые) неметаллы, имеют промежуточные энергии ионизации и значения электроотрицательности, а также амфотерные или слабокислые оксиды. Они могут образовывать сплавы с металлами. Большинство других их физических и химических свойств имеют промежуточный характер.

Сравнение с металлами и неметаллами 
Характерные свойства металлов, металлоидов и неметаллов сведены в таблицу. Физические свойства перечислены в порядке простоты определения; химические свойства варьируются от общих к частным, а затем к описательным.

Приведённая выше таблица отражает гибридную природу металлоидов. Свойства формы, внешнего вида и поведения при смешивании с металлами больше похожи на металлы. Упругость и общее химическое поведение больше похожи на неметаллы. Электропроводность, зонная структура, энергия ионизации, электроотрицательность и оксиды занимают промежуточное положение между ними.

Общие приложения 
 Основное внимание в этом разделе уделяется признанным металлоидам. Элементы, реже относящиеся к металлоидам, обычно классифицируются как металлы или неметаллы; некоторые из них включены сюда для сравнения.

Металлоиды слишком хрупки, чтобы иметь какое-либо инженерное применение в чистом виде. Они и их соединения используются в качестве (или в) легирующих компонентов, биологических агентов (токсикологических, пищевых и медицинских), катализаторов, антипиренов, стекла (оксидного и металлического), оптических носителей информации и оптоэлектронике, пиротехнике, полупроводниках и электронике.

Сплавы 

При исследовании интерметаллических соединений британский металлург Сесил Деш заметил, что «некоторые неметаллические элементы способны образовывать соединения с металлами отчётливо металлического характера, и поэтому эти элементы могут входить в состав сплавов». Он отнёс кремний, мышьяк и теллур, в частности, к веществам, образующим сплавы. Филлипс и Уильямс предположили, что соединения кремния, германия, мышьяка и сурьмы с постпереходными металлами, «вероятно, лучше всего классифицировать как сплавы».

Среди более лёгких металлоидов широко представлены сплавы с переходными металлами. Бор может образовывать интерметаллиды и сплавы с такими металлами состава MnB, если n > 2. Ферробор (15 % бора) используется для введения бора в сталь; никель-борные сплавы входят в состав сплавов для сварки и цементирующих составов для машиностроительной промышленности. Сплавы кремния с железом и алюминием широко используются в сталелитейной и автомобильной промышленности соответственно. Германий образует множество сплавов, в первую очередь с металлами для чеканки.

Более тяжёлые металлоиды обладают похожими свойствами. Мышьяк может образовывать сплавы с металлами, включая платину и медь; его также добавляют в медь и её сплавы для улучшения коррозионной стойкости и, по-видимому, даёт те же преимущества при добавлении к магнию. Сурьма хорошо известна как компонент сплавов, используемых при чеканке металлов. Её сплавы включают пьютер (сплав олова с содержанием сурьмы до 20 %) и печатный сплав (сплав свинца с содержанием сурьмы до 25 %). Теллур легко сплавляется с железом в виде ферротеллура (50-58 % теллура) и с медью в виде теллура меди (40-50 % теллура). Ферротеллур используется в качестве стабилизатора углерода при литье стали. Из неметаллических элементов, реже называемых металлоидами, селен в форме ферроселена (50-58 % селена) используется для улучшения обрабатываемости нержавеющих сталей.

Биологические агенты 

Все шесть элементов, обычно называемых металлоидами, обладают токсичными, диетическими или лечебными свойствами. Особенно токсичны соединения мышьяка и сурьмы; бор, кремний и, возможно, мышьяк являются важными микроэлементами. Бор, кремний, мышьяк и сурьма находят применение в медицине, и считается, что у германия и теллура есть аналогичный потенциал.

Бор используется в инсектицидах и гербицидах. Это важный микроэлемент. Как и борная кислота, он обладает антисептическими, противогрибковыми и противовирусными свойствами.

Кремний присутствует в силатране, высокотоксичном родентициде. Длительное вдыхание кварцевой пыли вызывает силикоз — смертельное заболевание лёгких. Кремний — важный микроэлемент. Силиконовый гель можно наносить на сильно обгоревшую кожу, чтобы уменьшить рубцевание.

Соли германия потенциально опасны для людей и животных при длительном проглатывании. Существует интерес к фармакологическому действию соединений германия, но пока нет лицензированных лекарств.

Мышьяк, как известно, ядовит и может быть важным элементом в  количествах. Во время Первой мировой войны обе стороны использовали средства для чихания и рвоты на основе мышьяка, чтобы заставить вражеских солдат снять противогазы, прежде чем проводить атаку ипритом или фосгеном во втором залпе". Он использовался в качестве фармацевтического агента с древних времён, в том числе для лечения сифилиса до разработки антибиотиков. Мышьяк также входит в состав меларсопрола — лекарственного препарата, используемого для лечения африканского трипаносомоза человека или сонной болезни. В 2003 году триоксид мышьяка (под торговым названием Trisenox) был повторно представлен для лечения острого промиелоцитарного лейкоза — рака крови и костного мозга. Мышьяк в питьевой воде, вызывающий рак лёгких и мочевого пузыря, был связан со снижением смертности от рака груди.

Металлическая сурьма относительно нетоксична, но большинство соединений сурьмы ядовиты. Два соединения сурьмы, стибоглюконат натрия и стибофен, используются в качестве противопаразитарных препаратов.

Элементарный теллур не считается особо токсичным; при введении двух граммов теллурата натрия возможен смертельный исход. Люди, подвергшиеся воздействию небольшого количества переносимого по воздуху теллура, источают неприятный стойкий запах чеснока. Двуокись теллура использовалась для лечения себорейного дерматита; другие соединения теллура использовались в качестве противомикробных агентов до разработки антибиотиков. В будущем, возможно, потребуется заменить этими соединениями антибиотики, которые стали неэффективными из-за устойчивости бактерий.

Из элементов, которые реже называют металлоидами, выделяются бериллий и свинец, обладающие токсичностью; арсенат свинца широко используется в качестве инсектицида. Сера — один из старейших фунгицидов и пестицидов. Важными питательными веществами являются фосфор, сера, цинк, селен и йод, а также алюминий, олово и свинец. Сера, галлий, селен, йод и висмут находят применение в медицине. Сера входит в состав сульфаниламидных препаратов, которые до сих пор широко используются при таких состояниях, как акне и инфекции мочевыводящих путей. Нитрат галлия используется для лечения побочных эффектов рака; цитрат галлия — радиофармацевтический препарат, облегчающий визуализацию воспалённых участков тела. Сульфид селена используется в лечебных шампунях и для лечения кожных инфекций, таких как отрубевидный лишай. Йод используется как дезинфицирующее средство в различных формах. Висмут входит в состав некоторых антибактериальных средств.

Катализаторы 
Трифторид и трихлорид бора используются в качестве катализаторов в органическом синтезе и электронике; трибромид используется в производстве диборана. Нетоксичные борные лиганды могут заменить токсичные фосфорные лиганды в некоторых катализаторах на основе переходных металлов.  (SiO2OSO3H) используется в органических реакциях. Диоксид германия иногда используется в качестве катализатора в производстве ПЭТ пластика для контейнеров; более дешёвые соединения сурьмы, такие как триоксид или , чаще используются для тех же целей несмотря на опасения по поводу загрязнения сурьмой продуктов питания и напитков. Триоксид мышьяка использовался в производстве природного газа для ускорения удаления диоксида углерода, также как и селеновая и теллуровая кислоты. Селен действует как катализатор у некоторых микроорганизмов. Теллур, его диоксид и его тетрахлорид являются сильными катализаторами окисления углерода воздухом при температурах выше 500 °C. Оксид графита может использоваться в качестве катализатора при синтезе иминов и их производных. Активированный уголь и оксид алюминия использовались в качестве катализаторов для удаления примесей серы из природного газа. Легированный титаном алюминий был идентифицирован как заменитель дорогих катализаторов из благородных металлов, используемых в производстве промышленных химикатов.

Антипирены 
В качестве антипиренов используются соединения бора, кремния, мышьяка и сурьмы. Бор в форме буры использовался в качестве антипирена для текстиля, по крайней мере, с 18 века. Соединения кремния, такие как силиконы, силаны, , диоксид кремния и силикаты, некоторые из которых были разработаны как альтернативы более токсичным галогенированным соединениям, могут значительно улучшить огнестойкость пластмассовых материалов. Соединения мышьяка, такие как арсенит натрия или арсенат натрия, являются эффективными антипиренами для древесины, но используются реже из-за их токсичности. Триоксид сурьмы — антипирен. Гидроксид алюминия используется в качестве антипирена для древесного волокна, резины, пластика и текстиля с 1890-х годов. Помимо гидроксида алюминия, использование антипиренов на основе фосфора — в форме, например, органофосфатов — теперь превосходит любые другие типы антипиренов. В них используются соединения бора, сурьмы или галогенированных углеводородов.

Cтёкла 

Оксиды B2O3, SiO2, GeO2, As2O3 и Sb2O3 легко образуют стёкла. TeO2 образует стекло, но для этого требуется «героическая скорость закалки» или добавление примесей; в противном случае получается кристаллическая форма. Эти соединения используются в химической, бытовой и промышленной посуде и в оптике. Триоксид бора используется в качестве добавки к стекловолокну и также является компонентом боросиликатного стекла, широко используемого для изготовления лабораторной посуды и домашней посуды из-за его низкого теплового расширения. Самая обычная посуда сделана из диоксида кремния. Диоксид германия используется в качестве добавки к стекловолокну, а также в инфракрасных оптических системах. Триоксид мышьяка используется в стекольной промышленности в качестве обесцвечивающего и осветляющего агента (для удаления пузырьков) как и триоксид сурьмы. Диоксид теллура находит применение в лазерной и нелинейной оптике.

Аморфные металлические стёкла обычно легче всего приготовить, если один из компонентов представляет собой металлоид или «почти металлоид», такой как бор, углерод, кремний, фосфор или германий . Помимо тонких плёнок, осаждённых при очень низких температурах, первым известным металлическим стеклом был сплав состава Au75Si25, о котором сообщалось в 1960 году. В 2011 году сообщалось о металлическом стекле, имеющем ранее не наблюдаемые прочность и ударную вязкость, с составом Pd82,5P6Si9,5Ge2.

Фосфор, селен и свинец, которые реже называют металлоидами, также используются в стёклах. Фосфатное стекло имеет подложку из пятиокиси фосфора (P2O5), а не кремнезёма (SiO2) как для обычных силикатных стекол. Его используют, например, для изготовления натриевых газоразрядных ламп. Соединения селена можно использовать как в качестве обесцвечивающих агентов, так и для придания стеклу красного цвета. Декоративная посуда из традиционного свинцового стекла содержит не менее 30 % оксида свинца (II) (PbO); свинцовое стекло, используемое для защиты от жёсткого излучения, может содержать до 65 % PbO. Стекла на основе свинца также широко используются в электронных компонентах, материалах для эмалирования, герметизации и остекления, а также в солнечных элементах. Оксидные стёкла на основе висмута стали менее токсичной заменой свинцу во многих из этих сфер применения.

Оптическая память и оптоэлектроника 
Различные составы GeSbTe («сплавы GST») и Sb2Te легированные Ag и In («сплавы AIST»), являющиеся примерами материалов с фазовым переходом, широко используются в перезаписываемых оптических дисках и устройствах памяти с изменением фазового состояния. Под воздействием тепла они могут переключаться между аморфным (стеклообразным) и кристаллическим состояниями. Изменение оптических и электрических свойств можно использовать для хранения информации. Будущие приложения для GeSbTe могут включать "сверхбыстрые, полностью твердотельные дисплеи с пикселями нанометрового масштаба, полупрозрачные «умные» очки, «умные» контактные линзы и устройства с искусственной «сетчаткой».

Пиротехника 

Признанные металлоиды имеют либо пиротехническое применение, либо связанные с ними свойства. Обычно встречаются бор и кремний; они действуют как металлическое топливо. Бор используется в составах для пиротехнических инициаторов (для воспламенения других трудно инициируемых веществ) и в составах замедленного действия, которые горят с постоянной скоростью. Карбид бора был определён как возможная замена более токсичным смесям бария или гексахлорэтана в дымовых боеприпасах, сигнальных ракетах и фейерверках. Кремний, как и бор, входит в состав смесей инициатора и замедлителя. Легированный германий может действовать как термитное топливо с регулируемой скоростью горения. Трисульфид мышьяка As2S3 использовался в старых военно-морских сигнальных огнях; в салют, чтобы сделать белые звезды; в смесях с жёлтой дымовой завесой; и в составах инициатора. Трисульфид сурьмы Sb2S3 содержится в фейерверках для белого света, а также в смесях, создающих вспышки и громкие звуки. Теллур использовался в смесях замедленного действия и в составах инициатора капсюля-детонатора.

Углерод, алюминий, фосфор и селен применяются аналогично. Углерод в виде чёрного пороха является составной частью ракетного топлива для фейерверков, разрывных зарядов и смесей для звуковых эффектов, а также взрывателей замедленного действия и воспламенителей военного назначения. Алюминий является обычным пиротехническим ингредиентом и широко используется из-за его способности генерировать свет и тепло в том числе в термитных смесях. Фосфор можно найти в дыму и зажигательных боеприпасах, в бумажных колпачках, используемых в игрушечных пистолетах, и в хлопушках для вечеринок. Селен использовался так же, как теллур.

Полупроводники и электроника 

Все элементы, обычно называемые металлоидами (или их соединениями), используются в полупроводниковой или твердотельной электронной промышленности.

Некоторые свойства бора ограничивают его использование в качестве полупроводника. Он имеет высокую температуру плавления, монокристаллы относительно трудно получить, а введение и удержание контролируемых примесей затруднено.

Кремний — ведущий коммерческий полупроводник; он составляет основу современной электроники (включая стандартные солнечные элементы) и информационных и коммуникационных технологий. Это случилось несмотря на то, что исследования полупроводников в начале 20 века считались «физикой грязи» и не заслуживали пристального внимания.

Германий в полупроводниковых устройствах в значительной степени заменён кремнием, который дешевле, более эластичен при более высоких рабочих температурах и более удобен в процессах изготовления микроэлектроники. Германий по-прежнему является составной частью полупроводниковых кремний-германиевых «сплавов», и они всё чаще используются, особенно в устройствах беспроводной связи; в таких сплавах используется более высокая подвижность носителей тока в германии. В 2013 году сообщалось о синтезе полупроводникового германана в граммовых количествах. Он состоит из листов толщиной в один атом атомов германия с водородными группами, распределёнными по поверхности, аналогично графану. Подвижность электронов более чем в десять раз выше, чем в кремний, и в пять раз выше, чем в германии, и, как полагают, имеет потенциал для оптоэлектронных и измерительных приложений. В 2014 году сообщалось о разработке анода на основе германиевой проволоки, который более чем вдвое увеличивает ёмкость литий-ионных батарей. В том же году Ли и др. сообщили, что бездефектные кристаллы графена, достаточно большие для использования в электронике, могут быть выращены на германиевой подложке и удалены с неё.

Мышьяк и сурьма не являются полупроводниками в своём стандартном состоянии. Оба образуют полупроводники типа III—V (такие как GaAs, AlSb или GaInAsSb), в которых среднее количество валентных электронов на атом такое же, как у элементов подгруппы углерода. Эти соединения предпочтительны для использования в некоторых специальных областях. Нанокристаллы сурьмы могут поспособствовать замене литий-ионных батарей более мощными ионно-натриевыми батареями.

Теллур, который в своём обычном состоянии является полупроводником, используется в основном как компонент в полупроводниковых халькогенидах типа AIIBVI; которые используются в электрооптике и электронике. Теллурид кадмия (CdTe) используется в солнечных модулях из-за его высокой эффективности преобразования, низких производственных затрат и ширины запрещённой зоны 1,44 эВ, что позволяет ему поглощать излучение в широком диапазоне длин волн. Теллурид висмута (Bi2Te3), легированный селеном и сурьмой, является компонентом термоэлектрических устройств, используемых для охлаждения или в портативной энергетике.

Пять металлоидов — бор, кремний, германий, мышьяк и сурьма — можно найти в сотовых телефонах (наряду с как минимум 39 другими металлами и неметаллами). Ожидается, что теллур также найдёт такое применение. Из менее известных металлоидов фосфор, галлий (в частности) и селен находят применение в полупроводниковой технологии. Фосфор используется в следовых количествах в качестве легирующей примеси для полупроводников n-типа. В коммерческом использовании соединений галлия преобладают полупроводники — в интегральных схемах, сотовых телефонах, лазерных диодах, светодиодах, фотодетекторах и солнечных элементах. Селен используется в производстве солнечных элементов и в высокоэнергетических устройствах защиты от перенапряжения.

В составе топологических изоляторов можно найти бор, кремний, германий, сурьму и теллур, а также более тяжёлые металлы и металлоиды, такие как Sm, Hg, Tl, Pb, Bi и Se. Это сплавы или соединения, которые при ультрахолодных температурах или комнатной температуре (в зависимости от их состава) являются металлическими проводниками на их поверхности, но изоляторами в обхъёме. Арсенид кадмия Cd3As2 при температуре около 1 К представляет собой дираковский полуметалл — объёмный электронный аналог графена, в котором электроны эффективно перемещаются в виде безмассовых частиц. Считается, что эти два класса материалов имеют потенциальные приложения для квантовых вычислений.

Номенклатура и история 
Слово металлоид происходит от латинского Metallum («металл») и греческого oeides («сходный по форме или внешнему виду»). Другие названия также иногда используются как синонимы, хотя многие из них имеют другие значения, которые не обязательно взаимозаменяемы: амфотерный элемент, граничный элемент, полуметалл, полуметаллический ферромагнетик, почти металл, метаметалл, полупроводник, полуметалл и субметалл. «Амфотерный элемент» иногда используется в более широком смысле, включая переходные металлы, способные образовывать оксианионы, такие как хром и марганец. Полуметаллический ферромагнетик — используется в физике для обозначения соединения (такого как диоксид хрома) или сплава, который может действовать как ферромегнетик и изолятор. «Мета-металл» иногда используется вместо обозначения определённых металлов (Be, Zn, Cd, Hg, In, Tl, β-Sn, Pb), расположенных слева от металлоидов в стандартных периодических таблицах. Эти металлы в основном диамагнитны и имеют тенденцию к образованию искажённой кристаллической структуры, более низким значениям электропроводности, чем у металлов, и амфотерных (слабоосновным) оксидов. Термин «полуметалл» иногда свободно или явно относится к металлам с неполным металлическим характером кристаллической структуры, электропроводности или электронной структуры. Примеры включают галлий, иттербий, висмут и нептуний. Названия амфотерный элемент и полупроводник являются проблематичными, поскольку некоторые элементы, называемые металлоидами, не демонстрируют заметных амфотерных свойств (например, висмут) или полупроводниковых (полоний) в их наиболее стабильных формах.

Происхождение и использование 
Происхождение и употребление термина «металлоид» запутано. Его происхождение основывается на попытках, начиная с древности, описать металлы и провести различие между их обычными и менее типичными формами. Впервые он был использован в начале 19 века для обозначения металлов, плавающим в воде (натрий и калий), а затем, более широко, к неметаллам. Более раннее использование в минералогии для описания минерала, имеющего металлический внешний вид, можно проследить ещё до 1800 года. С середины 20-го века он используется для обозначения промежуточных или пограничных химических элементов. Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) ранее рекомендовал отказаться от термина металлоид и предложил вместо него использовать термин полуметалл. Использование этого последнего термина совсем недавно было признано неприемлемым Аткинсом и др., поскольку в физике он имеет другое значение—то, которое более конкретно относится к электронной зонной структуре вещества, а не к общей классификации элемента. Самые последние публикации IUPAC по номенклатуре и терминологии не содержат никаких рекомендаций по использованию терминов «металлоид» или «полуметалл».

Элементы, обычно называемые металлоидами 
 Свойства, указанные в этом разделе, относятся к элементам в их наиболее термодинамически стабильной форме в условиях окружающей среды.

Бор 

Чистый бор представляет собой блестящее серебристо-серое кристаллическое вещество. Он менее плотный, чем алюминий (2,34 против 2,70 г/см3), а также твёрдый и хрупкий. Он практически не реагирует при нормальных условиях с другими химическими веществами, за исключением фтора и имеет температуру плавления 2076 °C (ср. сталь ~1370 ° С). Бор — полупроводник; его электропроводность при комнатной температуре составляет 1,5 × 10−6 См•см−1 (примерно в 200 раз меньше, чем у водопроводной воды), а ширина запрещённой зоны составляет примерно 1,56 эВ. Менделеев заметил, что «Бор появляется в свободном состоянии в нескольких формах, которые занимают промежуточное положение между металлами и неметаллами».

В структурной химии бора преобладают его небольшой размер атома и относительно высокая энергия ионизации. При наличии только трёх валентных электронов на атом бора простая ковалентная связь не может соответствовать правилу октетов. Металлическая связь является обычным результатом среди более тяжёлых конгенеров бора, но для этого обычно требуются низкие энергии ионизации. Вместо этого из-за его небольшого размера и высокой энергии ионизации основной структурной единицей бора (и почти всех его аллотропов) является икосаэдрический кластер B12.. Из 36 электронов, связанных с 12 атомами бора, 26 находятся на 13 делокализованных молекулярных орбиталях; остальные 10 электронов используются для образования двух- и трёхцентровых ковалентных связей между икосаэдрами. Тот же мотив, как и дельтаэдрические варианты или фрагменты, можно увидеть в боридах и гидридных производных металлов и в некоторых галогенидах.

Химическая связь в боре демонстрирует промежуточное поведение между металлами и неметаллическими твёрдыми веществами с ковалентной сетью (такими как алмаз). Энергия, необходимая для преобразования B, C, N, Si и P из неметаллического в металлическое состояние, была оценена как 30, 100, 240, 33 и 50 кДж/моль соответственно. Это указывает на близость бора к границе металл-неметалл.

Большая часть химии бора имеет неметаллическую природу. В отличие от более тяжёлых конгенеров, он не может образовывать простой катион B3+ или гидратированный ион [B(H2O)4]3+. Малый размер атома бора обеспечивает получение многих интерстициальных боридных сплавов. Аналогия между бором и переходными металлами отмечена в образовании комплексов и аддуктов (например, BH3 + CO → BH3CO и, аналогично, Fe(CO)4 + CO → Fe(CO) 5), а также в геометрической и электронной структурах кластеров, таких как [B6H6]2- и [Ru6(CO)18]2-. Водная химия бора характеризуется образованием множества различных полиборат-анионов. Учитывая высокое отношение заряда к размеру, бор ковалентно связывается почти во всех своих соединениях' исключением являются бориды, поскольку они включают, в зависимости от их состава, ковалентные, ионные и металлические связывающие компоненты. Простые бинарные соединения, такие как трихлорид бора, являются кислотами Льюиса, поскольку образование трёх ковалентных связей оставляет дыру в октете, которая может быть заполнена электронной парой, предоставленной основанием Льюиса. Бор имеет сильное сродство к кислороду и достаточно обширный химический состав боратов. Оксид B2O3 является полимерным по структуре, слабокислотным и образует стекло. Металлоорганические соединения бора известны с 19 века (см. Борорганические соединения).

Кремний 

Кремний представляет собой твёрдое кристаллическое вещество с серо-голубым металлическим блеском. Как и у бора, его плотность меньше (2,33 г/см3), чем у алюминия, а также он обладает твёрдостью и хрупкостью. Это относительно инертный элемент. Согласно Рохову массивная кристаллическая форма (особенно в чистом виде) «удивительно инертна по отношению ко всем кислотам, включая фтористоводородную». Менее чистый кремний и его порошкообразная форма по-разному чувствительны к воздействию сильных или горячих кислот, а также пара и фтора. Кремний растворяется в горячих водных щёлочах с выделением водорода, как и металлы такие как бериллий, алюминий, цинк, галлий или индий. Плавится при 1414 °C. Кремний — это полупроводник с электропроводностью 10 −4 См • см−1 и шириной запрещённой зоны около 1,11 эВ. Когда он плавится, кремний становится более металлическим с электропроводностью 1,0-1,3 · 104 См • см−1, аналогично жидкой ртути.

Химия кремния обычно неметаллическая (ковалентная) по своей природе. Об образовании катиона неизвестно. Кремний может образовывать сплавы с такими металлами, как железо и медь. Он демонстрирует меньшую тенденцию к анионному поведению, чем обычные неметаллы. Химический состав его раствора характеризуется образованием оксианионов. Высокая прочность связи кремний-кислород определяет химическое поведение кремния. Полимерные силикаты, состоящие из тетраэдрических звеньев SiO4, соединённые посредством разделяющих их атомов кислорода, являются наиболее распространёнными и важными соединениями кремния. Полимерные бораты, содержащие связанные тригональные и тетраэдрические звенья BO3 или BO4, построены на аналогичных структурных принципах. Оксид SiO2 является полимерным по структуре, слабокислотным и образует стекло. Традиционная металлоорганическая химия включает углеродные соединения кремния (см. Кремнийорганический).

Германий 

Германий — блестящее серо-белое твёрдое вещество. Он имеет плотность 5,323 г/см3, твёрдый и хрупкий. Он в основном химически инертен при комнатной температуре, но медленно разрушается горячей концентрированной серной или азотной кислотой. Германий также реагирует с расплавом каустической соды с образованием германата натрия Na2GeO3 и газообразного водорода. Плавится при 938 °C. Германий — это полупроводник с электропроводностью около 2 × 10 −2. См • см −1 и запрещённая зоной 0,67 эВ. Жидкий германий — это металлический проводник с электропроводностью, подобной проводимости жидкой ртути.

Большая часть химии германия характерна для неметаллов. Неясно, образует ли германий катион, за исключением сообщений о существовании иона Ge2+ в нескольких эзотерических соединениях. Он может образовывать сплавы с такими металлами, как алюминий и золото. Он демонстрирует меньшую тенденцию к анионному поведению, чем обычные неметаллы. Химический состав его раствора характеризуется образованием оксианионов. Германий обычно образует четырёхвалентные (IV) соединения, а также может образовывать менее стабильные двухвалентные (II) соединения, в которых он ведёт себя больше как металл. Получены германиевые аналоги всех основных типов силикатов. О металлическом характере германия свидетельствует также образование различных солей оксокислот. Описаны фосфат [(HPO4)2Ge · H2O] и высокостабильный трифторацетат Ge(OCOCF3)4, а также Ge2(SO4)2, Ge(ClO4)4 и GeH2(C2О4)3. Оксид GeO2 является полимерным, амфотерным и образует стекло. Диоксид растворим в кислых растворах (монооксид GeO, тем более), и это иногда используется для классификации германия как металла. До 30-х годов прошлого века германий считался плохо проводящим металлом; он иногда классифицировался как металл более поздними авторами. Как и все элементы, обычно называемые металлоидами, германий имеет установленную металлоорганическую химию (см. Химия органогермания).

Мышьяк 

Мышьяк — твёрдое вещество серого цвета с металлическим оттенком. Он имеет плотность 5,727 г/см3, является хрупким и умеренно твёрдым (больше, чем у алюминия; меньше, чем у железа). Он устойчив на сухом воздухе, но на влажном воздухе образует золотисто-бронзовую патину, которая при дальнейшем воздействии чернеет. Мышьяк реагирует с азотной кислотой и концентрированной серной кислотой. Он реагирует с плавленым едким натром с образованием арсената Na3AsO3 и газообразного водорода. Мышьяк возгоняется при 615 °C. Пар имеет лимонно-жёлтый цвет и пахнет чесноком. Мышьяк плавится только под давлением 38,6 атм, при 817 °C. Это полуметалл с электропроводностью около 3,9 × 10 4 См • см−1 и перекрытие зон 0,5 эВ. Жидкий мышьяк — это полупроводник с шириной запрещённой зоны 0,15 эВ.

По химическому составу мышьяк преимущественно неметаллический. Неясно, образует ли мышьяк катион. Его многие металлические сплавы в основном хрупкие. Он демонстрирует меньшую тенденцию к анионному поведению, чем обычные неметаллы. Химия его раствора характеризуется образованием оксианионов. Мышьяк обычно образует соединения со степенью окисления +3 или +5. Галогениды, оксиды и их производные являются иллюстративными примерами. В трёхвалентном состоянии мышьяк проявляет некоторые металлические свойства. Галогениды гидролизуются водой, но эти реакции, особенно реакции хлорида, обратимы при добавлении галогенводородной кислоты. Оксид является кислым, но, как указано ниже, (слабо) амфотерным. Более высокое, менее стабильное пятивалентное состояние обладает сильнокислотными (неметаллическими) свойствами. По сравнению с фосфором, на более сильный металлический характер мышьяка указывает образование солей оксокислот, таких как AsPO4, As2(SO4)3 и ацетат мышьяка As(CH3COO)3. Оксид As2O3 является полимерным, амфотерным и образует стекло. Мышьяк имеет обширную металлоорганическую химию (см. Химия органических соединений).

Сурьма 

Сурьма — это серебристо-белое твёрдое вещество с голубым оттенком и сверкающим блеском. Она имеет плотность 6,697 г/см3, является хрупкой и умеренно твёрдой (больше, чем мышьяк; меньше, чем железо; примерно так же, как медь). Устойчива на воздухе и влаге при комнатной температуре. Она подвергается действию концентрированной азотной кислоты с образованием гидратированного пятиокиси Sb2O5. Царская водка даёт пентахлорид SbCl5, а горячая концентрированная серная кислота даёт сульфат Sb2(SO4)3. На неё не действует расплавленная щелочь. Сурьма способна вытеснять водород из воды при нагревании: 2Sb + 3H2O → Sb2O3 + 3H2. Плавится при 631 °C. Сурьма — это полуметалл с электропроводностью около 3,1 × 104 См • см−1 и перекрытием зон 0,16 эВ. Жидкая сурьма — это металлический проводник с электропроводностью около 5,3 × 10 4 См • см−1.

Большая часть химии сурьмы характерна для неметаллов. Сурьма имеет определённую катионную химию, SbO+ и Sb(OH)2+ присутствуют в кислых водных растворах; соединение Sb8(GaCl4)2, которое содержит гомополикатион Sb82+, было получено в 2004 году. Она может образовывать сплавы с одним или несколькими металлами, такими как алюминий, железо, никель, медь, цинк, олово, свинец и висмут. Сурьма менее склонна к анионному поведению, чем обычные неметаллы. Химия его раствора характеризуется образованием оксианионов. Как и мышьяк, сурьма обычно образует соединения со степенью окисления +3 или +5. Галогениды, оксиды и их производные являются иллюстративными примерами. Состояние +5 менее стабильнее, чем +3, но относительно легче достижимо, чем с мышьяком. Это объясняется плохим экранированием, которое обеспечивает ядру мышьяка его 3d10 электроны. Для сравнения, тенденция сурьмы (как более тяжёлого атома) к более лёгкому окислению частично компенсирует эффект её оболочки 4d10. Трипозитивная сурьма — амфотерная; пентапозитивная сурьма (преимущественно) кислая. В соответствии с увеличением металлического характера в группе 15 сурьма образует соли или солеподобные соединения, включая нитрат Sb(NO3)3, фосфат SbPO4, сульфат Sb2(SO4)3 и перхлорат Sb(ClO4)3. В остальном кислый пентоксид Sb2O5 проявляет некоторое основное (металлическое) поведение, поскольку он может растворяться в очень кислых растворах с образованием оксикатиона SbO<sup>+</sup>. Оксид Sb2O3 является полимерным, амфотерным и образует стекло. Сурьма имеет обширный металлорганический состав (см. Химия сурьмы).

Теллур 

Теллур — это серебристо-белое блестящее твёрдое вещество. Он имеет плотность 6,24 г/см3, является хрупким и самым мягким из общепризнанных металлоидов, немного твёрже серы. Крупные куски теллура устойчивы на воздухе. Тонкоизмельчённая форма окисляется воздухом в присутствии влаги. Теллур вступает в реакцию с кипящей водой или в свежем виде даже при 50 °C с образованием диоксида и водорода: Te + 2H2O → TeO2 + 2H2. Он реагирует (в разной степени) с азотной, серной и соляной кислотами с образованием таких соединений, как сульфоксид TeSO3 или теллуристая кислота H2TeO3, щёлочный нитрат (Te2O4H)+(NO3)-, или сульфат оксида Te2O3(SO4). Он растворяется в кипящих щёлочах с образованием теллурита и теллурида: 3Te + 6KOH = K2TeO3 + 2K2Te + 3H2O, реакция, которая протекает или является обратимой при повышении или понижении температуры.

При более высоких температурах теллур достаточно пластичен для экструзии. Плавится при 449,51 °C. Кристаллический теллур имеет структуру, состоящую из параллельных бесконечных спиральных цепочек. Связь между соседними атомами в цепи ковалентная, но есть свидетельства слабого металлического взаимодействия между соседними атомами разных цепочек. Теллур — это полупроводник с электропроводностью около 1,0 См • см−1 и шириной запрещнной зоны от 0,32 до 0,38 эВ. Жидкий теллур представляет собой полупроводник с электропроводностью при плавлении около 1,9 × 103 См • см−1. Перегретый жидкий теллур — металлический проводник.

Большая часть химии теллура характерна для неметаллов. Он показывает некоторое катионное поведение. Диоксид растворяется в кислоте с образованием иона тригидроксотеллура(IV) Те(ОН)3+; красные ионы Te42+ и желто-оранжевые ионы Te62+ образуются, когда теллур окисляется фтористоводородной кислотой (HSO3F) или жидким диоксидом серы (SO2) соответственно. Он может образовывать сплавы с алюминием, серебром и оловом. Теллур проявляет меньшую тенденцию к анионному поведению, чем обычные неметаллы. Химический состав его раствора характеризуется образованием оксианионов. Теллур обычно образует соединения, в которых он имеет степень окисления −2, +4 или +6. Состояние +4 — самое стабильное. Теллуриды состава XxTey легко образуются с большинством других элементов и представляют собой наиболее распространённые минералы теллура. Нестехиометрия широко распространена, особенно с переходными металлами. Многие теллуриды можно рассматривать как металлические сплавы. Увеличение металлического характера, очевидное для теллура, по сравнению с более лёгкими халькогенами, далее отражается в сообщениях об образовании различных других солей оксикислот, таких как основной селенат 2TeO2 · SeO3 и аналогичные перхлорат и периодат 2TeO2 · HXO4. Теллур образует полимерный, амфотерный и стеклообразный оксид TeO2. Это «условный» стеклообразующий оксид — он образует стекло с очень небольшим количеством добавки. Теллур имеет обширную металлоорганическую химию (см. Химия теллура).

Элементы, менее известные как металлоиды

Углерод 

Углерод обычно классифицируется как неметалл, но имеет некоторые металлические свойства и иногда классифицируется как металлоид. Гексагональный углерод (графит) является наиболее термодинамически стабильным аллотропом углерода в условиях окружающей среды. Он имеет блестящий вид и является довольно хорошим проводником электричества. Графит имеет слоистую структуру. Каждый слой состоит из атомов углерода, связанных с тремя другими атомами углерода в гексагональной решётке. Слои сложены вместе и свободно удерживаются силами Ван-дер-Ваальса и делокализованными валентными электронами.

Подобно металлу, проводимость графита в направлении его плоскостей уменьшается с повышением температуры; он имеет электронную зонную структуру полуметалла. Аллотропы углерода, включая графит, могут принимать чужеродные атомы или соединения в свои структуры посредством замещения, интеркаляции или легирования. Полученные материалы называют «углеродными сплавами». Углерод может образовывать ионные соли, включая гидросульфат, перхлорат и нитрат (C+X-.2HX, где X = HSO4, ClO4; и C+NO- .3HNO3). В органической химии углерод может образовывать сложные катионы, называемые карбокатионами, в которых положительный заряд находится на атоме углерода; примеры: CH3+ и CH5+ и их производные.

Углерод хрупкий и ведёт себя как полупроводник в направлении, перпендикулярном его плоскостям. Большая часть его химии неметаллическая; он имеет относительно высокую энергию ионизации и, по сравнению с большинством металлов, относительно высокую электроотрицательность. Углерод может образовывать анионы, такие как C4- (метанид), C2- (ацетилид) и C3- (сесквикарбид или аллиленид), в соединениях с металлами основных групп 1-3, а также с лантаноидами и актинидами. Его оксид CO2 образует угольную кислоту H2CO3.

Алюминий 

Алюминий обычно классифицируется как металл. Он блестящий, податливый и пластичный, а также обладает высокой электрической и теплопроводностью. Как и большинство металлов, он имеет плотноупакованную кристаллическую структуру и образует катион в водном растворе.

Обладает некоторыми необычными для металла свойствами; когда они рассматриваются вместе, то иногда используются в качестве основы для классификации алюминия как металлоида. Его кристаллическая структура показывает некоторые признаки направленных связей. Алюминий образует ковалентные связи в большинстве соединений. Оксид Al2O3 является амфотерным и условно образует стекло. Алюминий может образовывать анионные алюминаты, такое поведение считается неметаллическим по своему характеру.

Классификация алюминия как металлоида вызывает споры, учитывая его многочисленные металлические свойства. Таким образом, возможно, является исключением из мнемонического правила, что элементы, прилегающие к разделительной линии металл-неметалл, являются металлоидами.

Стотт называет алюминий слабым металлом. Он имеет физические свойства металла, но некоторые химические свойства неметалла. Стил отмечает парадоксальное химическое поведение алюминия: "Он напоминает слабый металл своим амфотерным оксидом и ковалентным характером многих его соединений. . . . Тем не менее, это очень электроположительный металл. … [с] высоким потенциалом отрицательного электрода «Moody говорит, что „алюминий находится на“ диагональной границе» между металлами и неметаллами в химическом смысле".

Селен 

Селен демонстрирует пограничные свойства между металлоидами и неметаллами.

Его наиболее стабильная форма, серый тригональный аллотроп, иногда называют «металлическим» селеном, потому что его электропроводность на несколько порядков больше, чем у красной моноклинной формы. Металлический характер селена дополнительно подтверждается его блеском и его кристаллической структурой, которая, как считается, включает в себя слабо «металлические» межцепочечные связи. Селен можно вытянуть в тонкие нити в расплавленном и вязком состоянии, что демонстрирует его нежелание приобретать «высокие положительные степени окисления, характерные для неметаллов». Он может образовывать циклические поликатионы (такие как Se2+) при растворении в олеумах (свойство, которое наблюдается для серы и теллура), и гидролизованная катионная соль в виде перхлората тригидроксоселена (IV) [Se(OH)3]+ · ClO-.

Неметаллический характер селена проявляется в его хрупкости и низкой электропроводности (от ~ 10−9 до 10−12 См • см−1) высокоочищенной формы. Эта величина сопоставима или меньше, чем у неметалла брома (7,95  См • см−1). Селен имеет электронную зонную структуру полупроводника и сохраняет свои полупроводниковые свойства в жидкой форме. Он имеет относительно высокую электроотрицательность (2,55 по пересмотренной шкале Полинга). Его химический состав в основном состоит из неметаллических анионных форм Se2-, SeO2- и SeO2-.

Селен обычно описывается как металлоид в литературе по химии окружающей среды. Он перемещается в водной среде подобно мышьяку и сурьме; его водорастворимые соли в более высоких концентрациях имеют токсикологический профиль, аналогичный профилю мышьяка.

Полоний 
Полоний в некотором роде «отчётливо металлический». Обе его аллотропные формы являются металлическими проводниками. Он растворим в кислотах, образуя катион Po2+ розового цвета и вытесняет водород: Po + 2 H+ → Po2+ + H2. Известно много солей полония. Оксид PoO2 имеет преимущественно щелочную природу. Полоний — это слабый окислитель, в отличие от его легчайшего родственного по периоду кислорода: для образования аниона Po2- в водном растворе требуются сильно щёлочные условия.

Неясно, является ли полоний пластичным или хрупким, но предполагается, что он будет пластичным на основе расчёта упругих постоянных. Он имеет простую кубическую кристаллическую структуру. Такая структура имеет несколько систем скольжения и «приводит к очень низкой пластичности и, следовательно, к низкому сопротивлению разрушению».

Полоний проявляет неметаллический характер в своих галогенидах и по наличию полонидов. Галогениды обладают свойствами, обычно характерными для галогенидов неметаллов (летучие, легко гидролизуемые и растворимые в органических растворителях). Известно много полонидов металлов, полученных при совместном нагревании элементов на 500—1000 °C и содержащих анион Po2-.

Астат 
Как галоген, астат обычно классифицируется как неметалл. Он обладает некоторыми заметными металлическими свойствами и иногда вместо этого классифицируется либо как металлоид либо (реже) как металл. Сразу после его обнаружения в 1940 году первые исследователи сочли его металлом. В 1949 году он был назван самым благородным (трудно поддающимся восстановлению) неметаллом, а также относительно благородным (трудно поддающимся окислению) металлом. В 1950 году астат был описан как галоген и (следовательно) реактивный неметалл. В 2013 году на основе релятивистского моделирования было предсказано, что астат будет одноатомным металлом с гранецентрированной кубической кристаллической структурой.

Некоторые авторы прокомментировали металлическую природу некоторых свойств астата. Поскольку йод является полупроводником в направлении его плоскостей, и поскольку галогены становятся более металлическими с увеличением атомного номера, предполагалось, что астат будет металлом, если бы мог образовывать конденсированную фазу. Астат может быть металлическим в жидком состоянии на основании того, что элементы с энтальпией испарения (∆Hvap) более ~ 42 кДж/моль являются металлическими в жидком состоянии. К таким элементам относятся бор, кремний, германий, сурьма, селен и теллур. Расчётные значения ∆Hvap двухатомного астата составляют 50 кДж/моль или выше; двухатомный йод с ∆Hvap 41,71, почти не соответствует пороговому значению.

«Как и обычные металлы, он [астат] осаждается сероводородом даже из сильнокислых растворов и вытесняется в свободной форме из сульфатных растворов; он осаждается на катоде при электролизе». Дальнейшие признаки склонности астата вести себя как (тяжелый) металл: «… образование псевдогалогенидных соединений … комплексы катионов астата … комплексные анионы трёхвалентного астата … а также комплексы с различными органическими растворителями». Также утверждалось, что астат демонстрирует катионное поведение посредством стабильных форм At+ и AtO+ в сильнокислых водных растворах.

Некоторые из отмеченных свойств астата неметаллические. Было предсказано, что узкий диапазон температут для существования жидкой фазы, обычно связан с неметаллическими свойствами (т. пл. 302 °C; 337 п. н. °C), хотя экспериментальные данные предполагают более низкую температуру кипения около 230 ± 3 °C. Бацанов приводит расчётную ширину запрещённой зоны астата 0,7 эВ; это согласуется с тем, что неметаллы (в физике) имеют разделённые валентную зону и зону проводимости и, таким образом, являются либо полупроводниками, либо изоляторами. Химический состав астата в водном растворе в основном характеризуется образованием различных анионных частиц. Большинство его известных соединений напоминают йод, который является галогеном и неметаллом. Такие соединения включают астатиды (XAt), астататы (XAtO3) и одновалентные межгалогенные соединения.

Рестрепо и др. сообщили, что астат больше похож на полоний, чем на галоген. Они сделали это на основе подробных сравнительных исследований известных и интерполированных свойств 72 элементов.

Связанные понятия

Близкие к металлоидам 

В периодической таблице некоторые из элементов, смежных с общепризнанными металлоидами, хотя обычно классифицируются как металлы или неметаллы, составляют группу элементов близких по свойствам к металлоидам в английской литературе называемые near-metalloids и харектеризуются наличием металлоидных свойств. Слева от разделительной линии металл — неметалл к таким элементам относятся галлий, олово и висмут. Они демонстрируют необычные структуры упаковки, заметную ковалентную химию (молекулярную или полимерную) и амфотерные свойства. Справа от разделительной линии находятся углерод, фосфор, селен и йод. Они демонстрируют металлический блеск, полупроводниковые свойства и связывающие или валентные зоны с делокализованным характером. Это относится к их наиболее термодинамически стабильным формам в условиях окружающей среды: углерод в виде графита; фосфор как чёрный фосфор и селен как серый селен.

Аллотропы 

Различные кристаллические формы элемента называются аллотропами. Некоторые аллотропы, особенно элементы, расположенные (в терминах периодической таблицы) рядом или рядом с условной разделительной линией между металлами и неметаллами, демонстрируют более выраженное металлическое, металлоидное или неметаллическое поведение, чем другие. Существование таких аллотропов может усложнить классификацию этих элементов.

Олово, например, имеет два аллотропа: тетрагональное «белое» β-олово и кубическое «серое» α-олово. Белое олово — очень блестящий, пластичный и ковкий металл. Это стабильная форма при комнатной температуре или выше и имеет электрическую проводимость 9,17 × 104. См · см−1 (~ 1/6 проводимости меди). Серое олово обычно имеет вид серого микрокристаллического порошка, а также может быть получено в хрупких полублестящих кристаллических или поликристаллических формах. Это стабильная форма ниже 13,2 °C и имеет электрическую проводимость между (2-5) × 102 См · см−1 (~ 1/250-я часть белого олова). Серое олово имеет такую же кристаллическую структуру, что и алмаз. Оно ведёт себя как полупроводник (как если бы его ширина запрещенной зоны составляла 0,08 эВ), но имеет электронную зонную структуру полуметалла. Его называют либо очень плохим металлом, металлоидом, неметаллом либо близким к металлоидом элементом.

Алмазный аллотроп углерода явно неметаллический, полупрозрачный и имеет низкую электропроводность от 10 −14 до 10−16 См · см−1. Графит имеет электропроводность 3 × 104 См · см−1, цифра, более характерная для металла. Фосфор, сера, мышьяк, селен, сурьма и висмут также имеют менее стабильные аллотропы, которые демонстрируют различное поведение.

Распространение, добыча и цены

Распространённость 
В таблице приведены содержания элементов в земной коре, которые редко распознаются как металлоиды. Некоторые другие элементы включены для сравнения: кислород и ксенон (наиболее и наименее распространённые элементы со стабильными изотопами); железо и чеканные металлы медь, серебро и золото; и рений, наименее распространенные стабильные металлы (обычно наиболее распространённым металлом является алюминий). Были опубликованы различные количественные оценки; они часто в некоторой степени расходятся между собой.

Добыча 
Признанные металлоиды можно получить химическим восстановлением их оксидов или их сульфидов. Могут использоваться более простые или более сложные методы экстракции в зависимости от исходной формы и экономических факторов. Бор обычно получают восстановлением триоксида магнием: B2O3 + 3Mg → 2B + 3MgO; после вторичной обработки полученный коричневый порошок имеет чистоту до 97 %. Бор более высокой чистоты (> 99 %) получают нагреванием летучих соединений бора, таких как BCl3 или BBr3, либо в атмосфере водорода (2BX3 + 3H2 → 2B + 6HX), либо до температуры термического разложения. Кремний и германий получают из их оксидов нагреванием оксида с углеродом или водородом: SiO2 + C → Si + CO2; GeO2 + 2H2 → Ge + 2H2O. Мышьяк выделяется из пирита (FeAsS) или мышьяковистого пирита (FeAs2) путём нагревания; альтернативно, его можно получить из его оксида восстановлением углеродом: 2As2O3 + 3C → 2As + 3CO2. Сурьму получают из её сульфида восстановлением железом: Sb2S3 + 3Fe → 2Sb + 3FeS. Теллур получают из его оксида путём растворения его в водном растворе NaOH с образованием теллурита, а затем путём электролитического восстановления: TeO2 + 2NaOH → Na2TeO3 + H2O; Na2TeO3 + H2O → Te + 2NaOH + O2. Другой вариант — восстановление оксида путём обжига углеродом: TeO2 + C → Te + CO2.

Способы производства элементов, реже относящихся к металлоидам, включают естественную обработку, электролитическое или химическое восстановление или облучение. Углерод (в виде графита) встречается в естественных условиях и извлекается путем дробления материнской породы и всплытия более лёгкого графита на поверхность. Алюминий извлекается путем растворения его оксида Al2O3 в расплавленном криолите Na3AlF6, а затем путём высокотемпературного электролитического восстановления. Селен получают путём обжига селенидов чеканных металлов X2Se (X = Cu, Ag, Au) с кальцинированной содой с получением селенита: X2Se + O 2 + Na2CO3 → Na2SeO3 + 2X + CO2; селенид нейтрализуется серной кислотой H2SO4 с получением селеновой кислоты H2SeO3; это восстанавливается барботированием SO2 с получением элементарного селена. Полоний и астат производятся в ничтожных количествах при облучении висмута.

Цены 
Признанные металлоиды и их ближайшие соседи по таблице в большинстве своём стоят меньше серебра; только полоний и астат дороже золота из-за их значительной радиоактивности. По состоянию на 5 апреля 2014 года цены на небольшие образцы (до 100 г) кремния, сурьмы и теллура, а также графита, алюминия и селена в среднем составляют около одной трети стоимости серебра (1,5 доллара США за грамм или около 45 долларов США за унцию). Образцы бора, германия и мышьяка в среднем примерно в три с половиной раза дороже серебра. Полоний доступен по цене около 100 долларов за микрограмм. Залуцкий и Прушинский оценивают аналогичные затраты на производство астата. Цены на соответствующие элементы, продаваемые как товары, обычно в диапазоне от двух до трёх раз дешевле, чем цена образца (Ge), до почти в три тысячи раз дешевле (As).

Примечания 
 Комментарии

 

 Источники

Литература 

 Addison WE 1964, The Allotropy of the Elements, Oldbourne Press, London
 Addison CC & Sowerby DB 1972, Main Group Elements: Groups V and VI, Butterworths, London, 
 Adler D 1969, 'Half-way Elements: The Technology of Metalloids', book review, Technology Review, vol. 72, no. 1, Oct/Nov, pp. 18–19, 
 Ahmed MAK, Fjellvåg H & Kjekshus A 2000, 'Synthesis, Structure and Thermal Stability of Tellurium Oxides and Oxide Sulfate Formed from Reactions in Refluxing Sulfuric Acid', Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, no. 24, pp. 4542–9, 
 Ahmeda E & Rucka M 2011, 'Homo- and heteroatomic polycations of groups 15 and 16. Recent advances in synthesis and isolation using room temperature ionic liquids', Coordination Chemistry Reviews, vol. 255, nos 23-24, pp. 2892–2903, 
 Allen DS & Ordway RJ 1968, Physical Science, 2nd ed., Van Nostrand, Princeton, New Jersey, 
 Allen PB & Broughton JQ 1987, 'Electrical Conductivity and Electronic Properties of Liquid Silicon', Journal of Physical Chemistry, vol. 91, no. 19, pp. 4964–70, 
 Alloul H 2010, Introduction to the Physics of Electrons in Solids, Springer-Verlag, Berlin, 
 Anderson JB, Rapposch MH, Anderson CP & Kostiner E 1980, 'Crystal Structure Refinement of Basic Tellurium Nitrate: A Reformulation as (Te2O4H)+(NO3)−', Monatshefte für Chemie/ Chemical Monthly, vol. 111, no. 4, pp. 789–96, 
 Antman KH 2001, 'Introduction: The History of Arsenic Trioxide in Cancer Therapy', The Oncologist, vol. 6, suppl. 2, pp. 1–2, 
 Apseloff G 1999, 'Therapeutic Uses of Gallium Nitrate: Past, Present, and Future', American Journal of Therapeutics, vol. 6, no. 6, pp. 327–39, 
 Arlman EJ 1939, 'The Complex Compounds P(OH)4.ClO4 and Se(OH)3.ClO4', Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, vol. 58, no. 10, pp. 871–4, 
 Askeland DR, Phulé PP & Wright JW 2011, The Science and Engineering of Materials, 6th ed., Cengage Learning, Stamford, CT, 
 Asmussen J & Reinhard DK 2002, Diamond Films Handbook, Marcel Dekker, New York, 
 Atkins P, Overton T, Rourke J, Weller M & Armstrong F 2006, Shriver & Atkins' Inorganic Chemistry, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 
 Atkins P, Overton T, Rourke J, Weller M & Armstrong F 2010, Shriver & Atkins' Inorganic Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 
 Austen K 2012, 'A Factory for Elements that Barely Exist', New Scientist, 21 Apr, p. 12
 Ba LA, Döring M, Jamier V & Jacob C 2010, 'Tellurium: an Element with Great Biological Potency and Potential', Organic & Biomolecular Chemistry, vol. 8, pp. 4203–16, 
 Bagnall KW 1957, Chemistry of the Rare Radioelements: Polonium-actinium, Butterworths Scientific Publications, London
 Bagnall KW 1966, The Chemistry of Selenium, Tellurium and Polonium, Elsevier, Amsterdam
 Bagnall KW 1990, 'Compounds of Polonium', in KC Buschbeck & C Keller (eds), Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry, 8th ed., Po Polonium, Supplement vol. 1, Springer-Verlag, Berlin, pp. 285–340, 
 Bailar JC, Moeller T & Kleinberg J 1965, University Chemistry, DC Heath, Boston
 Bailar JC & Trotman-Dickenson AF 1973, Comprehensive Inorganic Chemistry, vol. 4, Pergamon, Oxford
 Bailar JC, Moeller T, Kleinberg J, Guss CO, Castellion ME & Metz C 1989, Chemistry, 3rd ed., Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 
 Barfuß H, Böhnlein G, Freunek P, Hofmann R, Hohenstein H, Kreische W, Niedrig H and Reimer A 1981, 'The Electric Quadrupole Interaction of 111Cd in Arsenic Metal and in the System Sb1-xInx and Sb1-xCdx', Hyperfine Interactions, vol. 10, nos 1-4, pp. 967–72, 
 Barnett EdB & Wilson CL 1959, Inorganic Chemistry: A Text-book for Advanced Students, 2nd ed., Longmans, London
 Barrett J 2003, Inorganic Chemistry in Aqueous Solution, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
 Barsanov GP & Ginzburg AI 1974, 'Mineral', in AM Prokhorov (ed.), Great Soviet Encyclopedia, 3rd ed., vol. 16, Macmillan, New York, pp. 329–32
 Bassett LG, Bunce SC, Carter AE, Clark HM & Hollinger HB 1966, Principles of Chemistry, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
 Batsanov SS 1971, 'Quantitative Characteristics of Bond Metallicity in Crystals', Journal of Structural Chemistry, vol. 12, no. 5, pp. 809–13, 
 Baudis U & Fichte R 2012, 'Boron and Boron Alloys', in F Ullmann (ed.), Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, vol. 6, Wiley-VCH, Weinheim, pp. 205–17, 
 Becker WM, Johnson VA & Nussbaum 1971, 'The Physical Properties of Tellurium', in WC Cooper (ed.), Tellurium, Van Nostrand Reinhold, New York
 Belpassi L, Tarantelli F, Sgamellotti A & Quiney HM 2006, 'The Electronic Structure of Alkali Aurides. A Four-Component Dirac−Kohn−Sham study', The Journal of Physical Chemistry A, vol. 110, no. 13, April 6, pp. 4543–54, 
 Berger LI 1997, Semiconductor Materials, CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 Bettelheim F, Brown WH, Campbell MK & Farrell SO 2010, Introduction to General, Organic, and Biochemistry, 9th ed., Brooks/Cole, Belmont CA, 
 Bianco E, Butler S, Jiang S, Restrepo OD, Windl W & Goldberger JE 2013, 'Stability and Exfoliation of Germanane: A Germanium Graphane Analogue,' ACS Nano, March 19 (web), 
 Bodner GM & Pardue HL 1993, Chemistry, An Experimental Science, John Wiley & Sons, New York, 
 Bogoroditskii NP & Pasynkov VV 1967, Radio and Electronic Materials, Iliffe Books, London
 Bomgardner MM 2013, 'Thin-Film Solar Firms Revamp To Stay In The Game', Chemical & Engineering News, vol. 91, no. 20, pp. 20–1, 
 Bond GC 2005, Metal-Catalysed Reactions of Hydrocarbons, Springer, New York, 
 Booth VH & Bloom ML 1972, Physical Science: A Study of Matter and Energy, Macmillan, New York
 Borst KE 1982, 'Characteristic Properties of Metallic Crystals', Journal of Educational Modules for Materials Science and Engineering, vol. 4, no. 3, pp. 457–92, 
 Boyer RD, Li J, Ogata S & Yip S 2004, 'Analysis of Shear Deformations in Al and Cu: Empirical Potentials Versus Density Functional Theory', Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, vol. 12, no. 5, pp. 1017–29, 
 Bradbury GM, McGill MV, Smith HR & Baker PS 1957, Chemistry and You, Lyons and Carnahan, Chicago
 Bradley D 2014, Resistance is Low: New Quantum Effect, spectroscopyNOW, viewed 15 December 2014-12-15
 Brescia F, Arents J, Meislich H & Turk A 1980, Fundamentals of Chemistry, 4th ed., Academic Press, New York, 
 Brown L & Holme T 2006, Chemistry for Engineering Students, Thomson Brooks/Cole, Belmont California, 
 Brown WP c. 2007 'The Properties of Semi-Metals or Metalloids,' Doc Brown’s Chemistry: Introduction to the Periodic Table, viewed 8 February 2013
 Brown TL, LeMay HE, Bursten BE, Murphy CJ, Woodward P 2009, Chemistry: The Central Science, 11th ed., Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, 
 Brownlee RB, Fuller RW, Hancock WJ, Sohon MD & Whitsit JE 1943, Elements of Chemistry, Allyn and Bacon, Boston
 Brownlee RB, Fuller RT, Whitsit JE Hancock WJ & Sohon MD 1950, Elements of Chemistry, Allyn and Bacon, Boston
 Bucat RB (ed.) 1983, Elements of Chemistry: Earth, Air, Fire & Water, vol. 1, Australian Academy of Science, Canberra, 
 Büchel KH (ed.) 1983, Chemistry of Pesticides, John Wiley & Sons, New York, 
 Büchel KH, Moretto H-H, Woditsch P 2003, Industrial Inorganic Chemistry, 2nd ed., Wiley-VCH, 
 Burkhart CN, Burkhart CG & Morrell DS 2011, 'Treatment of Tinea Versicolor', in HI Maibach & F Gorouhi (eds), Evidence Based Dermatology, 2nd ed., People’s Medical Publishing House-USA, Shelton, CT, pp. 365–72, 
 Burrows A, Holman J, Parsons A, Pilling G & Price G 2009, Chemistry3: Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry, Oxford University, Oxford, 
 Butterman WC & Carlin JF 2004, Mineral Commodity Profiles: Antimony, US Geological Survey
 Butterman WC & Jorgenson JD 2005, Mineral Commodity Profiles: Germanium, US Geological Survey
 Calderazzo F, Ercoli R & Natta G 1968, 'Metal Carbonyls: Preparation, Structure, and Properties', in I Wender & P Pino (eds), Organic Syntheses via Metal Carbonyls: Volume 1, Interscience Publishers, New York, pp. 1–272
 Carapella SC 1968a, 'Arsenic' in CA Hampel (ed.), The Encyclopedia of the Chemical Elements, Reinhold, New York, pp. 29–32
 Carapella SC 1968, 'Antimony' in CA Hampel (ed.), The Encyclopedia of the Chemical Elements, Reinhold, New York, pp. 22–5
 Carlin JF 2011, Minerals Year Book: Antimony, United States Geological Survey
 Carmalt CJ & Norman NC 1998, 'Arsenic, Antimony and Bismuth: Some General Properties and Aspects of Periodicity', in NC Norman (ed.), Chemistry of Arsenic, Antimony and Bismuth, Blackie Academic & Professional, London, pp. 1–38, 
 Carter CB & Norton MG 2013, Ceramic Materials: Science and Engineering, 2nd ed., Springer Science+Business Media, New York, 
 Cegielski C 1998, Yearbook of Science and the Future, Encyclopædia Britannica, Chicago, 
 Chalmers B 1959, Physical Metallurgy, John Wiley & Sons, New York
 Champion J, Alliot C, Renault E, Mokili BM, Chérel M, Galland N & Montavon G 2010, 'Astatine Standard Redox Potentials and Speciation in Acidic Medium', The Journal of Physical Chemistry A, vol. 114, no. 1, pp. 576–82, 
 Chang R 2002, Chemistry, 7th ed., McGraw Hill, Boston, 
 Chao MS & Stenger VA 1964, 'Some Physical Properties of Highly Purified Bromine', Talanta, vol. 11, no. 2, pp. 271–81, 
 Charlier J-C, Gonze X, Michenaud J-P 1994, First-principles Study of the Stacking Effect on the Electronic Properties of Graphite(s), Carbon, vol. 32, no. 2, pp. 289–99, 
 Chatt J 1951, 'Metal and Metalloid Compounds of the Alkyl Radicals', in EH Rodd (ed.), Chemistry of Carbon Compounds: A Modern Comprehensive Treatise, vol. 1, part A, Elsevier, Amsterdam, pp. 417–58
 Chedd G 1969, Half-Way Elements: The Technology of Metalloids, Doubleday, New York
 Chizhikov DM & Shchastlivyi VP 1968, Selenium and Selenides, translated from the Russian by EM Elkin, Collet’s, London
 Chizhikov DM & Shchastlivyi 1970, Tellurium and the Tellurides, Collet’s, London
 Choppin GR & Johnsen RH 1972, Introductory Chemistry, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts
 Chopra IS, Chaudhuri S, Veyan JF & Chabal YJ 2011, 'Turning Aluminium into a Noble-metal-like Catalyst for Low-temperature Activation of Molecular Hydrogen', Nature Materials, vol. 10, pp. 884–889, 
 Chung DDL 2010, Composite Materials: Science and Applications, 2nd ed., Springer-Verlag, London, 
 Clark GL 1960, The Encyclopedia of Chemistry, Reinhold, New York
 Cobb C & Fetterolf ML 2005, The Joy of Chemistry, Prometheus Books, New York, 
 Cohen ML & Chelikowsky JR 1988, Electronic Structure and Optical Properties of Semiconductors, Springer Verlag, Berlin, 
 Coles BR & Caplin AD 1976, The Electronic Structures of Solids, Edward Arnold, London, 
 Conkling JA & Mocella C 2011, Chemistry of Pyrotechnics: Basic Principles and Theory, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 
 Considine DM & Considine GD (eds) 1984, 'Metalloid', in Van Nostrand Reinhold Encyclopedia of Chemistry, 4th ed., Van Nostrand Reinhold, New York, 
 Cooper DG 1968, The Periodic Table, 4th ed., Butterworths, London
 Corbridge DEC 2013, Phosphorus: Chemistry, Biochemistry and Technology, 6th ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 Corwin CH 2005, Introductory Chemistry: Concepts & Connections, 4th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
 Cotton FA, Wilkinson G & Gaus P 1995, Basic Inorganic Chemistry, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 
 Cotton FA, Wilkinson G, Murillo CA & Bochmann 1999, Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed., John Wiley & Sons, New York, 
 Cox PA 1997, The Elements: Their Origin, Abundance and Distribution, Oxford University, Oxford, 
 Cox PA 2004, Inorganic Chemistry, 2nd ed., Instant Notes series, Bios Scientific, London, 
 Craig PJ, Eng G & Jenkins RO 2003, 'Occurrence and Pathways of Organometallic Compounds in the Environment—General Considerations' in PJ Craig (ed.), Organometallic Compounds in the Environment, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, pp. 1–56, 
 Craig PJ & Maher WA 2003, 'Organoselenium compounds in the environment', in Organometallic Compounds in the Environment, PJ Craig (ed.), John Wiley & Sons, New York, pp. 391–398, 
 Crow JM 2011, 'Boron Carbide Could Light Way to Less-toxic Green Pyrotechnics', Nature News, 8 April, 
 Cusack N 1967, The Electrical and Magnetic Properties of Solids: An Introductory Textbook, 5th ed., John Wiley & Sons, New York
 Cusack N E 1987, The Physics of Structurally Disordered Matter: An Introduction, A Hilger in association with the University of Sussex Press, Bristol, 
 Daintith J (ed.) 2004, Oxford Dictionary of Chemistry, 5th ed., Oxford University, Oxford, 
 Danaith J (ed.) 2008, Oxford Dictionary of Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 
  Daniel-Hoffmann M, Sredni B & Nitzan Y 2012, 'Bactericidal Activity of the Organo-Tellurium Compound AS101 Against Enterobacter Cloacae,''' Journal of Antimicrobial Chemotherapy, vol. 67, no. 9, pp. 2165-72, 
 Daub GW & Seese WS 1996, Basic Chemistry, 7th ed., Prentice Hall, New York, 
 Davidson DF & Lakin HW 1973, 'Tellurium', in DA Brobst & WP Pratt (eds), United States Mineral Resources, Geological survey professional paper 820, United States Government Printing Office, Washington, pp. 627–30
 Dávila ME, Molotov SL, Laubschat C & Asensio MC 2002, 'Structural Determination of Yb Single-Crystal Films Grown on W(110) Using Photoelectron Diffraction', Physical Review B, vol. 66, no. 3, p. 035411-18, 
 Demetriou MD, Launey ME, Garrett G, Schramm JP, Hofmann DC, Johnson WL & Ritchie RO 2011, 'A Damage-Tolerant Glass', Nature Materials, vol. 10, February, pp. 123–8, 
 Deming HG 1925, General Chemistry: An Elementary Survey, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York
 Denniston KJ, Topping JJ & Caret RL 2004, General, Organic, and Biochemistry, 5th ed., McGraw-Hill, New York, 
 Deprez N & McLachan DS 1988, 'The Analysis of the Electrical Conductivity of Graphite Conductivity of Graphite Powders During Compaction', Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 21, no. 1, 
 Desai PD, James HM & Ho CY 1984, 'Electrical Resistivity of Aluminum and Manganese', Journal of Physical and Chemical Reference Data, vol. 13, no. 4, pp. 1131–72, 
 Desch CH 1914, Intermetallic Compounds, Longmans, Green and Co., New York
 Detty MR & O’Regan MB 1994, Tellurium-Containing Heterocycles, (The Chemistry of Heterocyclic Compounds, vol. 53), John Wiley & Sons, New York
 Dev N 2008, 'Modelling Selenium Fate and Transport in Great Salt Lake Wetlands', PhD dissertation, University of Utah, ProQuest, Ann Arbor, Michigan, 
 De Zuane J 1997, Handbook of Drinking Water Quality, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 
 Di Pietro P 2014, Optical Properties of Bismuth-Based Topological Insulators, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 
 Divakar C, Mohan M & Singh AK 1984, 'The Kinetics of Pressure-Induced Fcc-Bcc Transformation in Ytterbium', Journal of Applied Physics, vol. 56, no. 8, pp. 2337–40, 
 Donohue J 1982, The Structures of the Elements, Robert E. Krieger, Malabar, Florida, 
 Douglade J & Mercier R 1982, 'Structure Cristalline et Covalence des Liaisons dans le Sulfate d’Arsenic(III), As2(SO4)3', Acta Crystallographica Section B, vol. 38, no. 3, pp. 720–3, 
 Du Y, Ouyang C, Shi S & Lei M 2010, 'Ab Initio Studies on Atomic and Electronic Structures of Black Phosphorus', Journal of Applied Physics, vol. 107, no. 9, pp. 093718–1-4, 
 Dunlap BD, Brodsky MB, Shenoy GK & Kalvius GM 1970, 'Hyperfine Interactions and Anisotropic Lattice Vibrations of 237Np in α-Np Metal', Physical Review B, vol. 1, no. 1, pp. 44–9, 
 Dunstan S 1968, Principles of Chemistry, D. Van Nostrand Company, London
 Dupree R, Kirby DJ & Freyland W 1982, 'N.M.R. Study of Changes in Bonding and the Metal-Non-metal Transition in Liquid Caesium-Antimony Alloys', Philosophical Magazine Part B, vol. 46 no. 6, pp. 595–606, 
 Eagleson M 1994, Concise Encyclopedia Chemistry, Walter de Gruyter, Berlin, 
 Eason R 2007, Pulsed Laser Deposition of Thin Films: Applications-Led Growth of Functional Materials, Wiley-Interscience, New York
 Ebbing DD & Gammon SD 2010, General Chemistry, 9th ed. enhanced, Brooks/Cole, Belmont, California, 
 Eberle SH 1985, 'Chemical Behavior and Compounds of Astatine', pp. 183–209, in Kugler & Keller
 Edwards PP & Sienko MJ 1983, 'On the Occurrence of Metallic Character in the Periodic Table of the Elements', Journal of Chemical Education, vol. 60, no. 9, pp. 691–6, 
 Edwards PP 1999, 'Chemically Engineering the Metallic, Insulating and Superconducting State of Matter' in KR Seddon & M Zaworotko (eds), Crystal Engineering: The Design and Application of Functional Solids, Kluwer Academic, Dordrecht, pp. 409–431, 
 Edwards PP 2000, 'What, Why and When is a metal?', in N Hall (ed.), The New Chemistry, Cambridge University, Cambridge, pp. 85–114, 
 Edwards PP, Lodge MTJ, Hensel F & Redmer R 2010, '… A Metal Conducts and a Non-metal Doesn’t', Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 368, pp. 941–65, 
 Eggins BR 1972, Chemical Structure and Reactivity, MacMillan, London, 
 Eichler R, Aksenov NV, Belozerov AV, Bozhikov GA, Chepigin VI, Dmitriev SN, Dressler R, Gäggeler HW, Gorshkov VA, Haenssler F, Itkis MG, Laube A, Lebedev VY, Malyshev ON, Oganessian YT, Petrushkin OV, Piguet D, Rasmussen P, Shishkin SV, Shutov, AV, Svirikhin AI, Tereshatov EE, Vostokin GK, Wegrzecki M & Yeremin AV 2007, 'Chemical Characterization of Element 112,' Nature, vol. 447, pp. 72–5, 
 Ellern H 1968, Military and Civilian Pyrotechnics, Chemical Publishing Company, New York
 Emeléus HJ & Sharpe AG 1959, Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry, vol. 1, Academic Press, New York
 Emsley J 1971, The Inorganic Chemistry of the Non-metals, Methuen Educational, London, 
 Emsley J 2001, Nature’s Building Blocks: An A-Z guide to the Elements, Oxford University Press, Oxford, 
 Eranna G 2011, Metal Oxide Nanostructures as Gas Sensing Devices, Taylor & Francis, Boca Raton, Florida, 
 Evans KA 1993, 'Properties and Uses of Oxides and Hydroxides,' in AJ Downs (ed.), Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium, and Thallium, Blackie Academic & Professional, Bishopbriggs, Glasgow, pp. 248–91, 
 Evans RC 1966, An Introduction to Crystal Chemistry, Cambridge University, Cambridge
 Everest DA 1953, 'The Chemistry of Bivalent Germanium Compounds. Part IV. Formation of Germanous Salts by Reduction with Hydrophosphorous Acid.' Journal of the Chemical Society, pp. 4117–4120, 
 EVM (Expert Group on Vitamins and Minerals) 2003, Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals, UK Food Standards Agency, London, 
 Farandos NM, Yetisen AK, Monteiro MJ, Lowe CR & Yun SH 2014, 'Contact Lens Sensors in Ocular Diagnostics', Advanced Healthcare Materials, , viewed 23 November 2014
 Fehlner TP 1992, 'Introduction', in TP Fehlner (ed.), Inorganometallic chemistry, Plenum, New York, pp. 1–6, 
 Fehlner TP 1990, 'The Metallic Face of Boron,' in AG Sykes (ed.), Advances in Inorganic Chemistry, vol. 35, Academic Press, Orlando, pp. 199–233
 Feng & Jin 2005, Introduction to Condensed Matter Physics: Volume 1, World Scientific, Singapore, 
 Fernelius WC 1982, 'Polonium', Journal of Chemical Education, vol. 59, no. 9, pp. 741–2, 
 Ferro R & Saccone A 2008, Intermetallic Chemistry, Elsevier, Oxford, p. 233, 
 Fesquet AA 1872, A Practical Guide for the Manufacture of Metallic Alloys, trans. A. Guettier, Henry Carey Baird, Philadelphia
 Fine LW & Beall H 1990, Chemistry for Engineers and Scientists, Saunders College Publishing, Philadelphia, 
 Fokwa BPT 2014, 'Borides: Solid-state Chemistry', in Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry, John Wiley and Sons, 
 Foster W 1936, The Romance of Chemistry, D Appleton-Century, New York
 Foster LS & Wrigley AN 1958, 'Periodic Table', in GL Clark, GG Hawley & WA Hamor (eds), The Encyclopedia of Chemistry (Supplement), Reinhold, New York, pp. 215–20
 Friend JN 1953, Man and the Chemical Elements, 1st ed., Charles Scribner’s Sons, New York
 Fritz JS & Gjerde DT 2008, Ion Chromatography, John Wiley & Sons, New York, 
 Gary S 2013,  'Poisoned Alloy' the Metal of the Future', News in science, viewed 28 August 2013
 Geckeler S 1987, Optical Fiber Transmission Systems, Artech Hous, Norwood, Massachusetts, 
 German Energy Society 2008, Planning and Installing Photovoltaic Systems: A Guide for Installers, Architects and Engineers, 2nd ed., Earthscan, London, 
 Gordh G, Gordh G & Headrick D 2003, A Dictionary of Entomology, CABI Publishing, Wallingford, 
 Gillespie RJ 1998, 'Covalent and Ionic Molecules: Why are BeF2 and AlF3 High Melting Point Solids Whereas BF3 and SiF4 are Gases?', Journal of Chemical Education, vol. 75, no. 7, pp. 923–5, 
 Gillespie RJ & Robinson EA 1963, 'The Sulphuric Acid Solvent System. Part IV. Sulphato Compounds of Arsenic (III)', Canadian Journal of Chemistry, vol. 41, no. 2, pp. 450–458
 Gillespie RJ & Passmore J 1972, 'Polyatomic Cations', Chemistry in Britain, vol. 8, pp. 475–479
 Gladyshev VP & Kovaleva SV 1998, 'Liquidus Shape of the Mercury-Gallium System', Russian Journal of Inorganic Chemistry, vol. 43, no. 9, pp. 1445–6
 Glazov VM, Chizhevskaya SN & Glagoleva NN 1969, Liquid Semiconductors, Plenum, New York
 Glinka N 1965, General Chemistry, trans. D Sobolev, Gordon & Breach, New York
 Glockling F 1969, The Chemistry of Germanium, Academic, London
 Glorieux B, Saboungi ML & Enderby JE 2001, 'Electronic Conduction in Liquid Boron', Europhysics Letters (EPL), vol. 56, no. 1, pp. 81–5, 
 Goldsmith RH 1982, 'Metalloids', Journal of Chemical Education, vol. 59, no. 6, pp. 526–7, 
 Good JM, Gregory O & Bosworth N 1813, 'Arsenicum', in Pantologia: A New Cyclopedia … of Essays, Treatises, and Systems … with a General Dictionary of Arts, Sciences, and Words … , Kearsely, London
 Goodrich BG 1844, A Glance at the Physical Sciences, Bradbury, Soden & Co., Boston
 Gray T 2009, The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe, Black Dog & Leventhal, New York, 
 Gray T 2010, 'Metalloids (7)', viewed 8 February 2013
 Gray T, Whitby M & Mann N 2011, Mohs Hardness of the Elements, viewed 12 Feb 2012
 Greaves GN, Knights JC & Davis EA 1974, 'Electronic Properties of Amorphous Arsenic', in J Stuke & W Brenig (eds), Amorphous and Liquid Semiconductors: Proceedings, vol. 1, Taylor & Francis, London, pp. 369–74, 
 Greenwood NN 2001, 'Main Group Element Chemistry at the Millennium', Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, issue 14, pp. 2055–66, 
 Greenwood NN & Earnshaw A 2002, Chemistry of the Elements, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 
 Guan PF, Fujita T, Hirata A, Liu YH & Chen MW 2012, 'Structural Origins of the Excellent Glass-forming Ability of Pd40Ni40P20', Physical Review Letters, vol. 108, no. 17, pp. 175501–1-5, 
 Gunn G (ed.) 2014, Critical Metals Handbook,John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 
 Gupta VB, Mukherjee AK & Cameotra SS 1997, 'Poly(ethylene Terephthalate) Fibres', in MN Gupta & VK Kothari (eds), Manufactured Fibre Technology, Springer Science+Business Media, Dordrecht, pp. 271–317, 
 Haaland A, Helgaker TU, Ruud K & Shorokhov DJ 2000, 'Should Gaseous BF3 and SiF4 be Described as Ionic Compounds?', Journal of Chemical Education, vol. 77, no.8, pp. 1076–80, 
 Hager T 2006, The Demon under the Microscope, Three Rivers Press, New York, 
 Hai H, Jun H, Yong-Mei L, He-Yong H, Yong C & Kang-Nian F 2012, 'Graphite Oxide as an Efficient and Durable Metal-free Catalyst for Aerobic Oxidative Coupling of Amines to Imines', Green Chemistry, vol. 14, pp. 930–934, 
 Haiduc I & Zuckerman JJ 1985, Basic Organometallic Chemistry, Walter de Gruyter, Berlin, 
 Haissinsky M & Coche A 1949, 'New Experiments on the Cathodic Deposition of Radio-elements', Journal of the Chemical Society, pp. S397-400
 Manson SS & Halford GR 2006, Fatigue and Durability of Structural Materials, ASM International, Materials Park, OH, 
 Haller EE 2006, 'Germanium: From its Discovery to SiGe Devices', Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 9, nos 4-5, , viewed 8 February 2013
 Hamm DI 1969, Fundamental Concepts of Chemistry, Meredith Corporation, New York, 
 Hampel CA & Hawley GG 1966, The Encyclopedia of Chemistry, 3rd ed., Van Nostrand Reinhold, New York
 Hampel CA (ed.) 1968, The Encyclopedia of the Chemical Elements, Reinhold, New York
 Hampel CA & Hawley GG 1976, Glossary of Chemical Terms, Van Nostrand Reinhold, New York, 
 Harding C, Johnson DA & Janes R 2002, Elements of the p Block, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
 Hasan H 2009, The Boron Elements: Boron, Aluminum, Gallium, Indium, Thallium, The Rosen Publishing Group, New York, 
 Hatcher WH 1949, An Introduction to Chemical Science, John Wiley & Sons, New York
 Hawkes SJ 1999, 'Polonium and Astatine are not Semimetals', Chem 13 News, February, p. 14, 
 Hawkes SJ 2001, 'Semimetallicity', Journal of Chemical Education, vol. 78, no. 12, pp. 1686–7, 
 Hawkes SJ 2010, 'Polonium and Astatine are not Semimetals', Journal of Chemical Education, vol. 87, no. 8, p. 783, 
 Haynes WM (ed.) 2012, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 93rd ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 He M, Kravchyk K, Walter M & Kovalenko MV 2014, 'Monodisperse Antimony Nanocrystals for High-Rate Li-ion and Na-ion Battery Anodes: Nano versus Bulk', Nano Letters, vol. 14, no. 3, pp. 1255–1262, 
 Henderson M 2000, Main Group Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
 Hermann A, Hoffmann R & Ashcroft NW 2013, 'Condensed Astatine: Monatomic and Metallic', Physical Review Letters, vol. 111, pp. 11604–1−11604-5, 
 Hérold A 2006, 'An Arrangement of the Chemical Elements in Several Classes Inside the Periodic Table According to their Common Properties', Comptes Rendus Chimie, vol. 9, no. 1, pp. 148–53, 
 Herzfeld K 1927, 'On Atomic Properties Which Make an Element a Metal', Physical Review, vol. 29, no. 5, pp. 701–705, 
 Hill G & Holman J 2000, Chemistry in Context, 5th ed., Nelson Thornes, Cheltenham, 
 Hiller LA & Herber RH 1960, Principles of Chemistry, McGraw-Hill, New York
 Hindman JC 1968, 'Neptunium', in CA Hampel (ed.), The Encyclopedia of the Chemical Elements, Reinhold, New York, pp. 432–7
 Hoddeson L 2007, 'In the Wake of Thomas Kuhn’s Theory of Scientific Revolutions: The Perspective of an Historian of Science,' in S Vosniadou, A Baltas & X Vamvakoussi (eds), Reframing the Conceptual Change Approach in Learning and Instruction, Elsevier, Amsterdam, pp. 25–34, 
 Holderness A & Berry M 1979, Advanced Level Inorganic Chemistry, 3rd ed., Heinemann Educational Books, London, 
 Holt, Rinehart & Wilson c. 2007 'Why Polonium and Astatine are not Metalloids in HRW texts', viewed 8 February 2013
 Hopkins BS & Bailar JC 1956, General Chemistry for Colleges, 5th ed., D. C. Heath, Boston
 Horvath 1973, 'Critical Temperature of Elements and the Periodic System', Journal of Chemical Education, vol. 50, no. 5, pp. 335–6, 
 Hosseini P, Wright CD & Bhaskaran H 2014, 'An optoelectronic framework enabled by low-dimensional phase-change films,' Nature, vol. 511, pp. 206–211, 
 Houghton RP 1979, Metal Complexes in Organic Chemistry, Cambridge University Press, Cambridge, 
 House JE 2008, Inorganic Chemistry, Academic Press (Elsevier), Burlington, Massachusetts, 
 House JE & House KA 2010, Descriptive Inorganic Chemistry, 2nd ed., Academic Press, Burlington, Massachusetts, 
 Housecroft CE & Sharpe AG 2008, Inorganic Chemistry, 3rd ed., Pearson Education, Harlow, 
 Hultgren HH 1966, 'Metalloids', in GL Clark & GG Hawley (eds), The Encyclopedia of Inorganic Chemistry, 2nd ed., Reinhold Publishing, New York
 Hunt A 2000, The Complete A-Z Chemistry Handbook, 2nd ed., Hodder & Stoughton, London, 
 Inagaki M 2000, New Carbons: Control of Structure and Functions, Elsevier, Oxford, 
 IUPAC 1959, Nomenclature of Inorganic Chemistry, 1st ed., Butterworths, London
 IUPAC 1971, Nomenclature of Inorganic Chemistry, 2nd ed., Butterworths, London, 
 IUPAC 2005, Nomenclature of Inorganic Chemistry (the «Red Book»), NG Connelly & T Damhus eds, RSC Publishing, Cambridge, 
 IUPAC 2006-, Compendium of Chemical Terminology (the «Gold Book»), 2nd ed., by M Nic, J Jirat & B Kosata, with updates compiled by A Jenkins, , 
 James M, Stokes R, Ng W & Moloney J 2000, Chemical Connections 2: VCE Chemistry Units 3 & 4, John Wiley & Sons, Milton, Queensland, 
 Jaouen G & Gibaud S 2010, 'Arsenic-based Drugs: From Fowler’s solution to Modern Anticancer Chemotherapy', Medicinal Organometallic Chemistry, vol. 32, pp. 1–20, 
 Jaskula BW 2013, Mineral Commodity Profiles: Gallium, US Geological Survey
 Jenkins GM & Kawamura K 1976, Polymeric Carbons—Carbon Fibre, Glass and Char, Cambridge University Press, Cambridge, 
 Jezequel G & Thomas J 1997, 'Experimental Band Structure of Semimetal Bismuth', Physical Review B, vol. 56, no. 11, pp. 6620–6, 
 Johansen G & Mackintosh AR 1970, 'Electronic Structure and Phase Transitions in Ytterbium', Solid State Communications, vol. 8, no. 2, pp. 121–4
 Jolly WL & Latimer WM 1951, 'The Heat of Oxidation of Germanous Iodide and the Germanium Oxidation Potentials', University of California Radiation Laboratory, Berkeley
 Jolly WL 1966, The Chemistry of the Non-metals, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
 Jones BW 2010, Pluto: Sentinel of the Outer Solar System, Cambridge University, Cambridge, 
 Kaminow IP & Li T 2002 (eds), Optical Fiber Telecommunications, Volume IVA, Academic Press, San Diego, 
 Karabulut M, Melnik E, Stefan R, Marasinghe GK, Ray CS, Kurkjian CR & Day DE 2001, 'Mechanical and Structural Properties of Phosphate Glasses', Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 288, nos. 1-3, pp. 8–17, 
 Kauthale SS, Tekali SU, Rode AB, Shinde SV, Ameta KL & Pawar RP 2015, 'Silica Sulfuric Acid: A Simple and Powerful Heterogenous Catalyst in Organic Synthesis', in KL Ameta & A Penoni, Heterogeneous Catalysis: A Versatile Tool for the Synthesis of Bioactive Heterocycles, CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 133–162, 
 Kaye GWC & Laby TH 1973, Tables of Physical and Chemical Constants, 14th ed., Longman, London, 
 Keall JHH, Martin NH & Tunbridge RE 1946, 'A Report of Three Cases of Accidental Poisoning by Sodium Tellurite', British Journal of Industrial Medicine, vol. 3, no. 3, pp. 175–6
 Keevil D 1989, 'Aluminium', in MN Patten (ed.), Information Sources in Metallic Materials, Bowker-Saur, London, pp. 103–119, 
 Keller C 1985, 'Preface', in Kugler & Keller
 Kelter P, Mosher M & Scott A 2009, Chemistry: the Practical Science, Houghton Mifflin, Boston, 
 Kennedy T, Mullane E, Geaney H, Osiak M, O’Dwyer C & Ryan KM 2014, 'High-Performance Germanium Nanowire-Based Lithium-Ion Battery Anodes Extending over 1000 Cycles Through in Situ Formation of a Continuous Porous Network', Nano-letters, vol. 14, no. 2, pp. 716–723, 
 Kent W 1950, Kent’s Mechanical Engineers' Handbook, 12th ed., vol. 1, John Wiley & Sons, New York
 King EL 1979, Chemistry, Painter Hopkins, Sausalito, California, 
 King RB 1994, 'Antimony: Inorganic Chemistry', in RB King (ed), Encyclopedia of Inorganic Chemistry, John Wiley, Chichester, pp. 170–5, 
 King RB 2004, 'The Metallurgist’s Periodic Table and the Zintl-Klemm Concept', in DH Rouvray & RB King (eds), The Periodic Table: Into the 21st Century, Research Studies Press, Baldock, Hertfordshire, pp. 191–206, 
 Kinjo R, Donnadieu B, Celik MA, Frenking G & Bertrand G 2011, 'Synthesis and Characterization of a Neutral Tricoordinate Organoboron Isoelectronic with Amines', Science, pp. 610–613, 
 Kitaĭgorodskiĭ AI 1961, Organic Chemical Crystallography, Consultants Bureau, New York
 Kleinberg J, Argersinger WJ & Griswold E 1960, Inorganic Chemistry, DC Health, Boston
 Klement W, Willens RH & Duwez P 1960, 'Non-Crystalline Structure in Solidified Gold-Silicon Alloys', Nature, vol. 187, pp. 869–70, doi|10.1038/187869b0
 Klemm W 1950, 'Einige Probleme aus der Physik und der Chemie der Halbmetalle und der Metametalle', Angewandte Chemie, vol. 62, no. 6, pp. 133–42
 Klug HP & Brasted RC 1958, Comprehensive Inorganic Chemistry: The Elements and Compounds of Group IV A, Van Nostrand, New York
 Kneen WR, Rogers MJW & Simpson P 1972, Chemistry: Facts, Patterns, and Principles, Addison-Wesley, London, 
 Kohl AL & Nielsen R 1997, Gas Purification, 5th ed., Gulf Valley Publishing, Houston, Texas, 
 Kolobov AV & Tominaga J 2012, Chalcogenides: Metastability and Phase Change Phenomena, Springer-Verlag, Heidelberg, 
 Kolthoff IM & Elving PJ 1978, Treatise on Analytical Chemistry. Analytical Chemistry of Inorganic and Organic Compounds: Antimony, Arsenic, Boron, Carbon, Molybenum, Tungsten, Wiley Interscience, New York, 
 Kondrat’ev SN & Mel’nikova SI 1978, 'Preparation and Various Characteristics of Boron Hydrogen Sulfates', Russian Journal of Inorganic Chemistry, vol. 23, no. 6, pp. 805–807
 Kopp JG, Lipták BG & Eren H 000, 'Magnetic Flowmeters', in BG Lipták (ed.), Instrument Engineers' Handbook, 4th ed., vol. 1, Process Measurement and Analysis, CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 208–224, 
 Korenman IM 1959, 'Regularities in Properties of Thallium', Journal of General Chemistry of the USSR, English translation, Consultants Bureau, New York, vol. 29, no. 2, pp. 1366–90, 
 Kosanke KL, Kosanke BJ & Dujay RC 2002, 'Pyrotechnic Particle Morphologies—Metal Fuels', in Selected Pyrotechnic Publications of K.L. and B.J. Kosanke Part 5 (1998 through 2000), Journal of Pyrotechnics, Whitewater, CO, 
 Kotz JC, Treichel P & Weaver GC 2009, Chemistry and Chemical Reactivity, 7th ed., Brooks/Cole, Belmont, California, 
 Kozyrev PT 1959, 'Deoxidized Selenium and the Dependence of its Electrical Conductivity on Pressure. II', Physics of the Solid State, translation of the journal Solid State Physics (Fizika tverdogo tela) of the Academy of Sciences of the USSR, vol. 1, pp. 102–10
 Kraig RE, Roundy D & Cohen ML 2004, 'A Study of the Mechanical and Structural Properties of Polonium', Solid State Communications, vol. 129, issue 6, Feb, pp. 411–13, 
 Krannich LK & Watkins CL 2006, 'Arsenic: Organoarsenic chemistry,' Encyclopedia of inorganic chemistry, viewed 12 Feb 2012 
 Kreith F & Goswami DY (eds) 2005, The CRC Handbook of Mechanical Engineering, 2nd ed., Boca Raton, Florida, 
 Krishnan S, Ansell S, Felten J, Volin K & Price D 1998, 'Structure of Liquid Boron', Physical Review Letters, vol. 81, no. 3, pp. 586–9, 
 Kross B 2011, 'What’s the melting point of steel?', Questions and Answers, Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA
 Kudryavtsev AA 1974, The Chemistry & Technology of Selenium and Tellurium, translated from the 2nd Russian edition and revised by EM Elkin, Collet’s, London, 
 Kugler HK & Keller C (eds) 1985, Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic chemistry, 8th ed., 'At, Astatine', system no. 8a, Springer-Verlag, Berlin, 
 Ladd M 1999, Crystal Structures: Lattices and Solids in Stereoview, Horwood Publishing, Chichester, 
 Le Bras M, Wilkie CA & Bourbigot S (eds) 2005, Fire Retardancy of Polymers: New Applications of Mineral Fillers, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
 Lee J, Lee EK, Joo W, Jang Y, Kim B, Lim JY, Choi S, Ahn SJ, Ahn JR, Park M, Yang C, Choi BL, Hwang S & Whang D 2014, 'Wafer-Scale Growth of Single-Crystal Monolayer Graphene on Reusable Hydrogen-Terminated Germanium', Science, vol. 344, no. 6181, pp. 286–289, 
 Legit D, Friák M & Šob M 2010, 'Phase Stability, Elasticity, and Theoretical Strength of Polonium from First Principles,' Physical Review B, vol. 81, pp. 214118–1-19, 
 Lehto Y & Hou X 2011, Chemistry and Analysis of Radionuclides: Laboratory Techniques and Methodology, Wiley-VCH, Weinheim, 
 Lewis RJ 1993, Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 12th ed., Van Nostrand Reinhold, New York, 
 Li XP 1990, 'Properties of Liquid Arsenic: A Theoretical Study', Physical Review B, vol. 41, no. 12, pp. 8392–406, 
 Lide DR (ed.) 2005, 'Section 14, Geophysics, Astronomy, and Acoustics; Abundance of Elements in the Earth’s Crust and in the Sea', in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th ed., CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 14–17, 
 Lidin RA 1996, Inorganic Substances Handbook, Begell House, New York, 
 Lindsjö M, Fischer A & Kloo L 2004, 'Sb8(GaCl4)2: Isolation of a Homopolyatomic Antimony Cation', Angewandte Chemie, vol. 116, no. 19, pp. 2594–2597, 
 Lipscomb CA 1972 Pyrotechnics in the '70’s A Materials Approach, Naval Ammunition Depot, Research and Development Department, Crane, IN
 Lister MW 1965, Oxyacids, Oldbourne Press, London
 Liu ZK, Jiang J, Zhou B, Wang ZJ, Zhang Y, Weng HM, Prabhakaran D, Mo S-K, Peng H, Dudin P, Kim T, Hoesch M, Fang Z, Dai X, Shen ZX, Feng DL, Hussain Z & Chen YL 2014, 'A Stable Three-dimensional Topological Dirac Semimetal Cd3As2', Nature Materials, vol. 13, pp. 677–681, 
 Locke EG, Baechler RH, Beglinger E, Bruce HD, Drow JT, Johnson KG, Laughnan DG, Paul BH, Rietz RC, Saeman JF & Tarkow H 1956, 'Wood', in RE Kirk & DF Othmer (eds), Encyclopedia of Chemical Technology, vol. 15, The Interscience Encyclopedia, New York, pp. 72–102
 Löffler JF, Kündig AA & Dalla Torre FH 2007, 'Rapid Solidification and Bulk Metallic Glasses—Processing and Properties,' in JR Groza, JF Shackelford, EJ Lavernia EJ & MT Powers (eds), Materials Processing Handbook, CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 17–1-44, 
 Long GG & Hentz FC 1986, Problem Exercises for General Chemistry, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 
 Lovett DR 1977, Semimetals & Narrow-Bandgap Semi-conductors, Pion, London, 
 Lutz J, Schlangenotto H, Scheuermann U, De Doncker R 2011, Semiconductor Power Devices: Physics, Characteristics, Reliability, Springer-Verlag, Berlin, 
 Masters GM & Ela W 2008, Introduction to Environmental Engineering and Science, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
 MacKay KM, MacKay RA & Henderson W 2002, Introduction to Modern Inorganic Chemistry, 6th ed., Nelson Thornes, Cheltenham, 
 MacKenzie D, 2015 'Gas! Gas! Gas!', New Scientist, vol. 228, no. 3044, pp. 34–37
 Madelung O 2004, Semiconductors: Data Handbook, 3rd ed., Springer-Verlag, Berlin, 
 Maeder T 2013, 'Review of Bi2O3 Based Glasses for Electronics and Related Applications, International Materials Reviews, vol. 58, no. 1, pp. 3‒40, 
 Mahan BH 1965, University Chemistry, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts
 Mainiero C,2014, 'Picatinny chemist wins Young Scientist Award for work on smoke grenades', U.S. Army, Picatinny Public Affairs, 2 April, viewed 9 June 2017
 Manahan SE 2001, Fundamentals of Environmental Chemistry, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 Mann JB, Meek TL & Allen LC 2000, 'Configuration Energies of the Main Group Elements', Journal of the American Chemical Society, vol. 122, no. 12, pp. 2780–3, 
 Marezio M & Licci F 2000, 'Strategies for Tailoring New Superconducting Systems', in X Obradors, F Sandiumenge & J Fontcuberta (eds), Applied Superconductivity 1999: Large scale applications, volume 1 of Applied Superconductivity 1999: Proceedings of EUCAS 1999, the Fourth European Conference on Applied Superconductivity, held in Sitges, Spain, 14-17 September 1999, Institute of Physics, Bristol, pp. 11–16, 
 Marković N, Christiansen C & Goldman AM 1998, 'Thickness-Magnetic Field Phase Diagram at the Superconductor-Insulator Transition in 2D', Physical Review Letters, vol. 81, no. 23, pp. 5217–20, 
 Massey AG 2000, Main Group Chemistry, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester, 
 Masterton WL & Slowinski EJ 1977, Chemical Principles, 4th ed., W. B. Saunders, Philadelphia, 
 Matula RA 1979, 'Electrical Resistivity of Copper, Gold, Palladium, and Silver,' Journal of Physical and Chemical Reference Data, vol. 8, no. 4, pp. 1147–298, 
 McKee DW 1984, 'Tellurium—An Unusual Carbon Oxidation Catalyst', Carbon, vol. 22, no. 6, , pp. 513–516
 McMurray J & Fay RC 2009, General Chemistry: Atoms First, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
 McQuarrie DA & Rock PA 1987, General Chemistry, 3rd ed., WH Freeman, New York, 
 Mellor JW 1964, A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry, vol. 9, John Wiley, New York
 Mellor JW 1964a, A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry, vol. 11, John Wiley, New York
 Mendeléeff DI 1897, The Principles of Chemistry, vol. 2, 5th ed., trans. G Kamensky, AJ Greenaway (ed.), Longmans, Green & Co., London
 Meskers CEM, Hagelüken C & Van Damme G 2009, 'Green Recycling of EEE: Special and Precious Metal EEE', in SM Howard, P Anyalebechi & L Zhang (eds), Proceedings of Sessions and Symposia Sponsored by the Extraction and Processing Division (EPD) of The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), held during the TMS 2009 Annual Meeting & Exhibition San Francisco, California, February 15-19, 2009, The Minerals, Metals and Materials Society, Warrendale, Pennsylvania, , pp. 1131–6
 Metcalfe HC, Williams JE & Castka JF 1974, Modern Chemistry, Holt, Rinehart and Winston, New York, 
 Meyer JS, Adams WJ, Brix KV, Luoma SM, Mount DR, Stubblefield WA & Wood CM (eds) 2005, Toxicity of Dietborne Metals to Aquatic Organisms, Proceedings from the Pellston Workshop on Toxicity of Dietborne Metals to Aquatic Organisms, 27 July-1 August 2002, Fairmont Hot Springs, British Columbia, Canada, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, Florida, 
 Mhiaoui S, Sar F, Gasser J 2003, 'Influence of the History of a Melt on the Electrical Resistivity of Cadmium-Antimony Liquid Alloys', Intermetallics, vol. 11, nos 11-12, pp. 1377–82, 
 Miller GJ, Lee C & Choe W 2002, 'Structure and Bonding Around the Zintl border', in G Meyer, D Naumann & L Wesermann (eds), Inorganic chemistry highlights, Wiley-VCH, Weinheim, pp. 21–53, 
 Millot F, Rifflet JC, Sarou-Kanian V & Wille G 2002, 'High-Temperature Properties of Liquid Boron from Contactless Techniques', International Journal of Thermophysics, vol. 23, no. 5, pp. 1185–95, 
 Mingos DMP 1998, Essential Trends in Inorganic Chemistry, Oxford University, Oxford, 
 Moeller T 1954, Inorganic Chemistry: An Advanced Textbook, John Wiley & Sons, New York
 Mokhatab S & Poe WA 2012, Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, 2nd ed., Elsevier, Kidlington, Oxford, 
 Molina-Quiroz RC, Muñoz-Villagrán CM, de la Torre E, Tantaleán JC, Vásquez CC & Pérez-Donoso JM 2012, 'Enhancing the Antibiotic Antibacterial Effect by Sub Lethal Tellurite Concentrations: Tellurite and Cefotaxime Act Synergistically in Escherichia Coli', PloS (Public Library of Science) ONE, vol. 7, no. 4, 
  Monconduit L, Evain M, Boucher F, Brec R & Rouxel J 1992, 'Short Te … Te Bonding Contacts in a New Layered Ternary Telluride: Synthesis and crystal structure of 2D Nb3GexTe6 (x ≃ 0.9)', Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, vol. 616, no. 10, pp. 177–182, 
 Moody B 1991, Comparative Inorganic Chemistry, 3rd ed., Edward Arnold, London, 
 Moore LJ, Fassett JD, Travis JC, Lucatorto TB & Clark CW 1985, 'Resonance-Ionization Mass Spectrometry of Carbon', Journal of the Optical Society of America B, vol. 2, no. 9, pp. 1561–5, 
 Moore JE 2010, 'The Birth of Topological Insulators,' Nature, vol. 464, pp. 194–198, 
 Moore JE 2011, Topological insulators, IEEE Spectrum, viewed 15 December 2014
 Moore JT 2011, Chemistry for Dummies, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 
 Moore NC 2014, '45-year Physics Mystery Shows a Path to Quantum Transistors', Michigan News, viewed 17 December 2014
 Morgan WC 1906, Qualitative Analysis as a Laboratory Basis for the Study of General Inorganic Chemistry, The Macmillan Company, New York
 Morita A 1986, 'Semiconducting Black Phosphorus', Journal of Applied Physics A, vol. 39, no. 4, pp. 227–42, 
 Moss TS 1952, Photoconductivity in the Elements, London, Butterworths
 Muncke J 2013, 'Antimony Migration from PET: New Study Investigates Extent of Antimony Migration from Polyethylene Terephthalate (PET) Using EU Migration Testing Rules', Food Packaging Forum, April 2
 Murray JF 1928, 'Cable-Sheath Corrosion', Electrical World, vol. 92, Dec 29, pp. 1295–7, 
 Nagao T, Sadowski1 JT, Saito M, Yaginuma S, Fujikawa Y, Kogure T, Ohno T, Hasegawa Y, Hasegawa S & Sakurai T 2004, 'Nanofilm Allotrope and Phase Transformation of Ultrathin Bi Film on Si(111)-7×7', Physical Review Letters, vol. 93, no. 10, pp. 105501–1-4, 
 Neuburger MC 1936, 'Gitterkonstanten für das Jahr 1936' (in German), Zeitschrift für Kristallographie, vol. 93, pp. 1–36, 
 Nickless G 1968, Inorganic Sulphur Chemistry, Elsevier, Amsterdam
 Nielsen FH 1998, 'Ultratrace Elements in Nutrition: Current Knowledge and Speculation', The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine, vol. 11, pp. 251–74, 
 NIST (National Institute of Standards and Technology) 2010, Ground Levels and Ionization Energies for Neutral Atoms, by WC Martin, A Musgrove, S Kotochigova & JE Sansonetti, viewed 8 February 2013
 National Research Council 1984, The Competitive Status of the U.S. Electronics Industry: A Study of the Influences of Technology in Determining International Industrial Competitive Advantage, National Academy Press, Washington, DC, 
 New Scientist 1975, 'Chemistry on the Islands of Stability', 11 Sep, p. 574, 
 New Scientist 2014, 'Colour-changing metal to yield thin, flexible displays', vol. 223, no. 2977
 Oderberg DS 2007, Real Essentialism, Routledge, New York, 
 Oxford English Dictionary 1989, 2nd ed., Oxford University, Oxford, 
 Oganov AR, Chen J, Gatti C, Ma Y, Ma Y, Glass CW, Liu Z, Yu T, Kurakevych OO & Solozhenko VL 2009, 'Ionic High-Pressure Form of Elemental Boron', Nature, vol. 457, 12 Feb, pp. 863–8, 
 Oganov AR 2010, 'Boron Under Pressure: Phase Diagram and Novel High Pressure Phase,' in N Ortovoskaya N & L Mykola L (eds), Boron Rich Solids: Sensors, Ultra High Temperature Ceramics, Thermoelectrics, Armor, Springer, Dordrecht, pp. 207–25, 
 Ogata S, Li J & Yip S 2002, 'Ideal Pure Shear Strength of Aluminium and Copper', Science, vol. 298, no. 5594, 25 October, pp. 807–10, 
 O’Hare D 1997, 'Inorganic intercalation compounds' in DW Bruce & D O’Hare (eds), Inorganic materials, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester, pp. 171–254, 
 Okajima Y & Shomoji M 1972, Viscosity of Dilute Amalgams', Transactions of the Japan Institute of Metals, vol. 13, no. 4, pp. 255–8, 
 Oldfield JE, Allaway WH, HA Laitinen, HW Lakin & OH Muth 1974, 'Tellurium', in Geochemistry and the Environment, Volume 1: The Relation of Selected Trace Elements to Health and Disease, US National Committee for Geochemistry, Subcommittee on the Geochemical Environment in Relation to Health and Disease, National Academy of Sciences, Washington, 
 Oliwenstein L 2011, 'Caltech-Led Team Creates Damage-Tolerant Metallic Glass', California Institute of Technology, 12 January, viewed 8 February 2013
 Olmsted J & Williams GM 1997, Chemistry, the Molecular Science, 2nd ed., Wm C Brown, Dubuque, Iowa, 
 Ordnance Office 1863, The Ordnance Manual for the use of the Officers of the Confederate States Army, 1st ed., Evans & Cogswell, Charleston, SC
 Orton JW 2004, The Story of Semiconductors, Oxford University, Oxford, 
 Owen SM & Brooker AT 1991, A Guide to Modern Inorganic Chemistry, Longman Scientific & Technical, Harlow, Essex, 
 Oxtoby DW, Gillis HP & Campion A 2008, Principles of Modern Chemistry, 6th ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, California, 
  Pan K, Fu Y & Huang T 1964, 'Polarographic Behavior of Germanium(II)-Perchlorate in Perchloric Acid Solutions', Journal of the Chinese Chemical Society, pp. 176–184, 
 Parise JB, Tan K, Norby P, Ko Y & Cahill C 1996, 'Examples of Hydrothermal Titration and Real Time X-ray Diffraction in the Synthesis of Open Frameworks', MRS Proceedings, vol. 453, pp. 103–14, 
 Parish RV 1977, The Metallic Elements, Longman, London, 
 Parkes GD & Mellor JW 1943, Mellor’s Nodern Inorganic Chemistry, Longmans, Green and Co., London
 Parry RW, Steiner LE, Tellefsen RL & Dietz PM 1970, Chemistry: Experimental Foundations, Prentice-Hall/Martin Educational, Sydney, 
 Partington 1944, A Text-book of Inorganic Chemistry, 5th ed., Macmillan, London
 Pashaey BP & Seleznev VV 1973, 'Magnetic Susceptibility of Gallium-Indium Alloys in Liquid State', Russian Physics Journal, vol. 16, no. 4, pp. 565–6, 
 Patel MR 2012, Introduction to Electrical Power and Power Electronics CRC Press, Boca Raton, 
 Paul RC, Puri JK, Sharma RD & Malhotra KC 1971, 'Unusual Cations of Arsenic', Inorganic and Nuclear Chemistry Letters, vol. 7, no. 8, pp. 725–728, 
 Pauling L 1988, General Chemistry, Dover Publications, New York, 
 Pearson WB 1972, The Crystal Chemistry and Physics of Metals and Alloys, Wiley-Interscience, New York, 
 Perry DL 2011, Handbook of Inorganic Compounds, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 Peryea FJ 1998, 'Historical Use of Lead Arsenate Insecticides, Resulting Soil Contamination and Implications for Soil Remediation, Proceedings', 16th World Congress of Soil Science, Montpellier, France, 20-26 August
 Phillips CSG & Williams RJP 1965, Inorganic Chemistry, I: Principles and Non-metals, Clarendon Press, Oxford
 Pinkerton J 1800, Petralogy. A Treatise on Rocks, vol. 2, White, Cochrane, and Co., London
 Poojary DM, Borade RB & Clearfield A 1993, 'Structural Characterization of Silicon Orthophosphate', Inorganica Chimica Acta, vol. 208, no. 1, pp. 23–9, 
 Pourbaix M 1974, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, 2nd English edition, National Association of Corrosion Engineers, Houston, 
 Powell HM & Brewer FM 1938, 'The Structure of Germanous Iodide', Journal of the Chemical Society,, pp. 197–198, 
 Powell P 1988, Principles of Organometallic Chemistry, Chapman and Hall, London, 
 Prakash GKS & Schleyer PvR (eds) 1997, Stable Carbocation Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 
 Prudenziati M 1977, IV. 'Characterization of Localized States in β-Rhombohedral Boron', in VI Matkovich (ed.), Boron and Refractory Borides, Springer-Verlag, Berlin, pp. 241–61, 
 Puddephatt RJ & Monaghan PK 1989, The Periodic Table of the Elements, 2nd ed., Oxford University, Oxford, 
 Pyykkö P 2012, 'Relativistic Effects in Chemistry: More Common Than You Thought', Annual Review of Physical Chemistry, vol. 63, pp. 45‒64 (56), 
 Rao CNR & Ganguly P 1986, 'A New Criterion for the Metallicity of Elements', Solid State Communications, vol. 57, no. 1, pp. 5–6, 
 Rao KY 2002, Structural Chemistry of Glasses, Elsevier, Oxford, 
 Rausch MD 1960, 'Cyclopentadienyl Compounds of Metals and Metalloids', Journal of Chemical Education, vol. 37, no. 11, pp. 568–78, 
 Rayner-Canham G & Overton T 2006, Descriptive Inorganic Chemistry, 4th ed., WH Freeman, New York, 
 Rayner-Canham G 2011, 'Isodiagonality in the Periodic Table', Foundations of chemistry, vol. 13, no. 2, pp. 121–9, 
 Reardon M 2005, 'IBM Doubles Speed of Germanium chips', CNET News, August 4, viewed 27 December 2013
 Regnault MV 1853, Elements of Chemistry, vol. 1, 2nd ed., Clark & Hesser, Philadelphia
 Reilly C 2002, Metal Contamination of Food, Blackwell Science, Oxford, 
 Reilly 2004, The Nutritional Trace Metals, Blackwell, Oxford, 
 Restrepo G, Mesa H, Llanos EJ & Villaveces JL 2004, 'Topological Study of the Periodic System', Journal of Chemical Information and Modelling, vol. 44, no. 1, pp. 68–75, 
 Restrepo G, Llanos EJ & Mesa H 2006, 'Topological Space of the Chemical Elements and its Properties', Journal of Mathematical Chemistry, vol. 39, no. 2, pp. 401–16, 
 Řezanka T & Sigler K 2008, 'Biologically Active Compounds of Semi-Metals', Studies in Natural Products Chemistry, vol. 35, pp. 585–606, 
 Richens DT 1997, The Chemistry of Aqua Ions, John Wiley & Sons, Chichester, 
 Rochow EG 1957, The Chemistry of Organometallic Compounds, John Wiley & Sons, New York
 Rochow EG 1966, The Metalloids, DC Heath and Company, Boston
 Rochow EG 1973, 'Silicon', in JC Bailar, HJ Emeléus, R Nyholm & AF Trotman-Dickenson (eds), Comprehensive Inorganic Chemistry, vol. 1, Pergamon, Oxford, pp. 1323–1467, 
 Rochow EG 1977, Modern Descriptive Chemistry, Saunders, Philadelphia, 
 Rodgers G 2011, Descriptive Inorganic, Coordination, & Solid-state Chemistry, Brooks/Cole, Belmont, CA, 
 Roher GS 2001, Structure and Bonding in Crystalline Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 
 Rossler K 1985, 'Handling of Astatine', pp. 140–56, in Kugler & Keller
 Rothenberg GB 1976, Glass Technology, Recent Developments, Noyes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey, 
 Roza G 2009, Bromine, Rosen Publishing, New York, 
  Rupar PA, Staroverov VN & Baines KM 2008, 'A Cryptand-Encapsulated Germanium(II) Dication', Science, vol. 322, no. 5906, pp. 1360–1363, 
 Russell AM & Lee KL 2005, Structure-Property Relations in Nonferrous Metals, Wiley-Interscience, New York, 
 Russell MS 2009, The Chemistry of Fireworks, 2nd ed., Royal Society of Chemistry, 
 Sacks MD 1998, 'Mullitization Behavior of Alpha Alumina Silica Microcomposite Powders', in AP Tomsia & AM Glaeser (eds), Ceramic Microstructures: Control at the Atomic Level, proceedings of the International Materials Symposium on Ceramic Microstructures '96: Control at the Atomic Level, June 24-27, 1996, Berkeley, CA, Plenum Press, New York, pp. 285–302, 
 Salentine CG 1987, 'Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of a New Potassium Borate, KB3O5•3H2O', Inorganic Chemistry, vol. 26, no. 1, pp. 128–32, 
 Samsonov GV 1968, Handbook of the Physiochemical Properties of the Elements, I F I/Plenum, New York
 Savvatimskiy AI 2005, 'Measurements of the Melting Point of Graphite and the Properties of Liquid Carbon (a review for 1963—2003)', Carbon, vol. 43, no. 6, pp. 1115–42, 
 Savvatimskiy AI 2009, 'Experimental Electrical Resistivity of Liquid Carbon in the Temperature Range from 4800 to ~20,000 K', Carbon, vol. 47, no. 10, pp. 2322–8, 
 Schaefer JC 1968, 'Boron' in CA Hampel (ed.), The Encyclopedia of the Chemical Elements, Reinhold, New York, pp. 73–81
 Schauss AG 1991, 'Nephrotoxicity and Neurotoxicity in Humans from Organogermanium Compounds and Germanium Dioxide', Biological Trace Element Research, vol. 29, no. 3, pp. 267–80, 
 Schmidbaur H & Schier A 2008, 'A Briefing on Aurophilicity,' Chemical Society Reviews, vol. 37, pp. 1931–51, 
 Schroers J 2013, 'Bulk Metallic Glasses', Physics Today, vol. 66, no. 2, pp. 32–7, 
 Schwab GM & Gerlach J 1967, 'The Reaction of Germanium with Molybdenum(VI) Oxide in the Solid State' (in German), Zeitschrift für Physikalische Chemie, vol. 56, pp. 121–132, 
 Schwartz MM 2002, Encyclopedia of Materials, Parts, and Finishes, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 Schwietzer GK and Pesterfield LL 2010, The Aqueous Chemistry of the Elements, Oxford University, Oxford, 
 ScienceDaily 2012, 'Recharge Your Cell Phone With a Touch? New nanotechnology converts body heat into power', February 22, viewed 13 January 2013
 Scott EC & Kanda FA 1962, The Nature of Atoms and Molecules: A General Chemistry, Harper & Row, New York
 Secrist JH & Powers WH 1966, General Chemistry, D. Van Nostrand, Princeton, New Jersey
 Segal BG 1989, Chemistry: Experiment and Theory, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 
 Sekhon BS 2012, 'Metalloid Compounds as Drugs', Research in Pharmaceutical Sciences, vol. 8, no. 3, pp. 145–58, 
 Sequeira CAC 2011, 'Copper and Copper Alloys', in R Winston Revie (ed.), Uhlig’s Corrosion Handbook, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, pp. 757–86, 
 Sharp DWA 1981, 'Metalloids', in Miall’s Dictionary of Chemistry, 5th ed, Longman, Harlow, 
 Sharp DWA 1983, The Penguin Dictionary of Chemistry, 2nd ed., Harmondsworth, Middlesex, 
 Shelby JE 2005, Introduction to Glass Science and Technology, 2nd ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
 Sidgwick NV 1950, The Chemical Elements and Their Compounds, vol. 1, Clarendon, Oxford
 Siebring BR 1967, Chemistry, MacMillan, New York
 Siekierski S & Burgess J 2002, Concise Chemistry of the Elements, Horwood, Chichester, 
 Silberberg MS 2006, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 
 Simple Memory Art c. 2005, Periodic Table, EVA vinyl shower curtain, San Francisco
 Skinner GRB, Hartley CE, Millar D & Bishop E 1979, 'Possible Treatment for Cold Sores,' British Medical Journal, vol 2, no. 6192, p. 704, 
 Slade S 2006, Elements and the Periodic Table, The Rosen Publishing Group, New York, 
 Science Learning Hub 2009, 'The Essential Elements', The University of Waikato, viewed 16 January 2013
 Smith DW 1990, Inorganic Substances: A Prelude to the Study of Descriptive Inorganic Chemistry, Cambridge University, Cambridge, 
 Smith R 1994, Conquering Chemistry, 2nd ed., McGraw-Hill, Sydney, 
 Smith AH, Marshall G, Yuan Y, Steinmaus C, Liaw J, Smith MT, Wood L, Heirich M, Fritzemeier RM, Pegram MD & Ferreccio C 2014, 'Rapid Reduction in Breast Cancer Mortality with Inorganic Arsenic in Drinking Water', "EBioMedicine, " 
 Sneader W 2005, Drug Discovery: A History, John Wiley & Sons, New York, 
 Snyder MK 1966, Chemistry: Structure and Reactions, Holt, Rinehart and Winston, New York
 Soverna S 2004, 'Indication for a Gaseous Element 112', in U Grundinger (ed.), GSI Scientific Report 2003, GSI Report 2004-1, p. 187, 
 Steele D 1966, The Chemistry of the Metallic Elements, Pergamon Press, Oxford
 Stein L 1985, 'New Evidence that Radon is a Metalloid Element: Ion-Exchange Reactions of Cationic Radon', Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, vol. 22, pp. 1631–2, 
 Stein L 1987, 'Chemical Properties of Radon' in PK Hopke (ed.) 1987, Radon and its Decay products: Occurrence, Properties, and Health Effects, American Chemical Society, Washington DC, pp. 240–51, 
 Steudel R 1977, Chemistry of the Non-metals: With an Introduction to atomic Structure and Chemical Bonding, Walter de Gruyter, Berlin, 
 Steurer W 2007, 'Crystal Structures of the Elements' in JW Marin (ed.), Concise Encyclopedia of the Structure of Materials, Elsevier, Oxford, pp. 127–45, 
 Stevens SD & Klarner A 1990, Deadly Doses: A Writer’s Guide to Poisons, Writer’s Digest Books, Cincinnati, Ohio, 
 Stoker HS 2010, General, Organic, and Biological Chemistry, 5th ed., Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont California, 
 Stott RW 1956, A Companion to Physical and Inorganic Chemistry, Longmans, Green and Co., London
 Stuke J 1974, 'Optical and Electrical Properties of Selenium', in RA Zingaro & WC Cooper (eds), Selenium, Van Nostrand Reinhold, New York, pp. 174–297, 
 Swalin RA 1962, Thermodynamics of Solids, John Wiley & Sons, New York
 Swift EH & Schaefer WP 1962, Qualitative Elemental Analysis, WH Freeman, San Francisco
 Swink LN & Carpenter GB 1966, 'The Crystal Structure of Basic Tellurium Nitrate, Te2O4•HNO3', Acta Crystallographica, vol. 21, no. 4, pp. 578–83, 
 Szpunar J, Bouyssiere B & Lobinski R 2004, 'Advances in Analytical Methods for Speciation of Trace Elements in the Environment', in AV Hirner & H Emons (eds), Organic Metal and Metalloid Species in the Environment: Analysis, Distribution Processes and Toxicological Evaluation, Springer-Verlag, Berlin, pp. 17–40, 
 Taguena-Martinez J, Barrio RA & Chambouleyron I 1991, 'Study of Tin in Amorphous Germanium', in JA Blackman & J Tagüeña (eds), Disorder in Condensed Matter Physics: A Volume in Honour of Roger Elliott, Clarendon Press, Oxford, , pp. 139–44
 Taniguchi M, Suga S, Seki M, Sakamoto H, Kanzaki H, Akahama Y, Endo S, Terada S & Narita S 1984, 'Core-Exciton Induced Resonant Photoemission in the Covalent Semiconductor Black Phosphorus', Solid State Communications, vo1. 49, no. 9, pp. 867–70
 Tao SH & Bolger PM 1997, 'Hazard Assessment of Germanium Supplements', Regulatory Toxicology and Pharmacology, vol. 25, no. 3, pp. 211–19, 
 Taylor MD 1960, First Principles of Chemistry, D. Van Nostrand, Princeton, New Jersey
 Thayer JS 1977, 'Teaching Bio-Organometal Chemistry. I. The Metalloids', Journal of Chemical Education, vol. 54, no. 10, pp. 604–6, 
 The Economist 2012, 'Phase-Change Memory: Altered States', Technology Quarterly, September 1
 The American Heritage Science Dictionary 2005, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 
 The Chemical News 1897, 'Notices of Books: A Manual of Chemistry, Theoretical and Practical, by WA Tilden', vol. 75, no. 1951, p. 189
 Thomas S & Visakh PM 2012, Handbook of Engineering and Speciality Thermoplastics: Volume 3: Polyethers and Polyesters, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 
 Tilden WA 1876, Introduction to the Study of Chemical Philosophy, D. Appleton and Co., New York
 Timm JA 1944, General Chemistry, McGraw-Hill, New York
 Tyler Miller G 1987, Chemistry: A Basic Introduction, 4th ed., Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 
 Togaya M 2000, 'Electrical Resistivity of Liquid Carbon at High Pressure', in MH Manghnani, W Nellis & MF.Nicol (eds), Science and Technology of High Pressure, proceedings of AIRAPT-17, Honolulu, Hawaii, 25-30 July 1999, vol. 2, Universities Press, Hyderabad, pp. 871–4, 
 Tom LWC, Elden LM & Marsh RR 2004, 'Topical antifungals', in PS Roland & JA Rutka, Ototoxicity, BC Decker, Hamilton, Ontario, pp. 134–9, 
 Tominaga J 2006, 'Application of Ge-Sb-Te Glasses for Ultrahigh Density Optical Storage', in AV Kolobov (ed.), Photo-Induced Metastability in Amorphous Semiconductors, Wiley-VCH, pp. 327–7, 
 Toy AD 1975, The Chemistry of Phosphorus, Pergamon, Oxford, 
 Träger F 2007, Springer Handbook of Lasers and Optics, Springer, New York, 
 Traynham JG 1989, 'Carbonium Ion: Waxing and Waning of a Name', Journal of Chemical Education, vol. 63, no. 11, pp. 930–3, 
 Trivedi Y, Yung E & Katz DS 2013, 'Imaging in Fever of Unknown Origin', in BA Cunha (ed.), Fever of Unknown Origin, Informa Healthcare USA, New York, pp. 209–228, 
 Turner M 2011, 'German E. Coli Outbreak Caused by Previously Unknown Strain', Nature News, 2 Jun, 
 Turova N 2011, Inorganic Chemistry in Tables, Springer, Heidelberg, 
 Tuthill G 2011, 'Faculty profile: Elements of Great Teaching', The Iolani School Bulletin, Winter, viewed 29 October 2011
 Tyler PM 1948, From the Ground Up: Facts and Figures of the Mineral Industries of the United States, McGraw-Hill, New York
 UCR Today 2011, 'Research Performed in Guy Bertrand’s Lab Offers Vast Family of New Catalysts for use in Drug Discovery, Biotechnology', University of California, Riverside, July 28
 Uden PC 2005, 'Speciation of Selenium,' in R Cornelis, J Caruso, H Crews & K Heumann (eds), Handbook of Elemental Speciation II: Species in the Environment, Food, Medicine and Occupational Health, John Wiley & Sons, Chichester, pp. 346–65, 
 United Nuclear Scientific 2014, 'Disk Sources, Standard', viewed 5 April 2014
 US Bureau of Naval Personnel 1965, Shipfitter 3 & 2, US Government Printing Office, Washington
 US Environmental Protection Agency 1988, Ambient Aquatic Life Water Quality Criteria for Antimony (III), draft, Office of Research and Development, Environmental Research Laboratories, Washington
 University of Limerick 2014, 'Researchers make breakthrough in battery technology,' 7 February, viewed 2 March 2014
 University of Utah 2014, New 'Topological Insulator' Could Lead to Superfast Computers, Phys.org, viewed 15 December 2014
 Van Muylder J & Pourbaix M 1974, 'Arsenic', in M Pourbaix (ed.), Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, 2nd ed., National Association of Corrosion Engineers, Houston
 Van der Put PJ 1998, The Inorganic Chemistry of Materials: How to Make Things Out of Elements, Plenum, New York, 
 Van Setten MJ, Uijttewaal MA, de Wijs GA & Groot RA 2007, 'Thermodynamic Stability of Boron: The Role of Defects and Zero Point Motion', Journal of the American Chemical Society, vol. 129, no. 9, pp. 2458–65, 
 Vasáros L & Berei K 1985, 'General Properties of Astatine', pp. 107–28, in Kugler & Keller
 Vernon RE 2013, 'Which Elements Are Metalloids?', Journal of Chemical Education, vol. 90, no. 12, pp. 1703–1707, 
 Walker P & Tarn WH 1996, CRC Handbook of Metal Etchants, Boca Raton, FL, 
 Walters D 1982, Chemistry, Franklin Watts Science World series, Franklin Watts, London, 
 Wang Y & Robinson GH 2011, 'Building a Lewis Base with Boron', Science, vol. 333, no. 6042, pp. 530–531, 
 Wanga WH, Dongb C & Shek CH 2004, 'Bulk Metallic Glasses', Materials Science and Engineering Reports, vol. 44, nos 2-3, pp. 45–89, 
 Warren J & Geballe T 1981, 'Research Opportunities in New Energy-Related Materials', Materials Science and Engineering, vol. 50, no. 2, pp. 149–98, 
 Weingart GW 1947, Pyrotechnics, 2nd ed., Chemical Publishing Company, New York
 Wells AF 1984, Structural Inorganic Chemistry, 5th ed., Clarendon, Oxford, 
 Whitten KW, Davis RE, Peck LM & Stanley GG 2007, Chemistry, 8th ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, California, 
 Wiberg N 2001, Inorganic Chemistry, Academic Press, San Diego, 
 Wilkie CA & Morgan AB 2009, Fire Retardancy of Polymeric Materials, CRC Press, Boca Raton, Florida, 
 Witt AF & Gatos HC 1968, 'Germanium', in CA Hampel (ed.), The Encyclopedia of the Chemical Elements, Reinhold, New York, pp. 237–44
 Wogan T 2014, «First experimental evidence of a boron fullerene», Chemistry World, 14 July
 Woodward WE 1948, Engineering Metallurgy, Constable, London
 WPI-AIM (World Premier Institute — Advanced Institute for Materials Research) 2012, 'Bulk Metallic Glasses: An Unexpected Hybrid', AIMResearch, Tohoku University, Sendai, Japan, 30 April
 Wulfsberg G 2000, Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito California, 
 Xu Y, Miotkowski I, Liu C, Tian J, Nam H, Alidoust N, Hu J, Shih C-K, Hasan M & Chen YP 2014, 'Observation of Topological Surface State Quantum Hall Effect in an Intrinsic Three-dimensional Topological Insulator,' Nature Physics,  vol, 10, pp. 956–963, 
 Yacobi BG & Holt DB 1990, Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids, Plenum, New York, 
 Yang K, Setyawan W, Wang S, Nardelli MB & Curtarolo S 2012, 'A Search Model for Topological Insulators with High-throughput Robustness Descriptors,' Nature Materials, vol. 11, pp. 614–619, 
 Yasuda E, Inagaki M, Kaneko K, Endo M, Oya A & Tanabe Y 2003, Carbon Alloys: Novel Concepts to Develop Carbon Science and Technology, Elsevier Science, Oxford, pp. 3–11 et seq, 
 Yetter RA 2012, Nanoengineered Reactive Materials and their Combustion and Synthesis, course notes, Princeton-CEFRC Summer School On Combustion, June 25-29, 2012, Penn State University
 Young RV & Sessine S (eds) 2000, World of Chemistry, Gale Group, Farmington Hills, Michigan, 
 Young TF, Finley K, Adams WF, Besser J, Hopkins WD, Jolley D, McNaughton E, Presser TS, Shaw DP & Unrine J 2010, 'What You Need to Know About Selenium', in PM Chapman, WJ Adams, M Brooks, CJ Delos, SN Luoma, WA Maher, H Ohlendorf, TS Presser & P Shaw (eds), Ecological Assessment of Selenium in the Aquatic Environment, CRC, Boca Raton, Florida, pp. 7–45, 
 Zalutsky MR & Pruszynski M 2011, 'Astatine-211: Production and Availability', Current Radiopharmaceuticals, vol. 4, no. 3, pp. 177–185, 
 Zhang GX 2002, 'Dissolution and Structures of Silicon Surface', in MJ Deen, D Misra & J Ruzyllo (eds), Integrated Optoelectronics: Proceedings of the First International Symposium, Philadelphia, PA, The Electrochemical Society, Pennington, NJ, pp. 63–78, 
 Zhang TC, Lai KCK & Surampalli AY 2008, 'Pesticides', in A Bhandari, RY Surampalli, CD Adams, P Champagne, SK Ong, RD Tyagi & TC Zhang (eds), Contaminants of Emerging Environmental Concern, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, , pp. 343–415
 Zhdanov GS 1965, Crystal Physics, translated from the Russian publication of 1961 by AF Brown (ed.), Oliver & Boyd, Edinburgh
 Zingaro RA 1994, 'Arsenic: Inorganic Chemistry', in RB King (ed.) 1994, Encyclopedia of Inorganic Chemistry,'' John Wiley & Sons, Chichester, pp. 192–218, 

 
Физика твёрдого тела
Группы химических элементов